|-
|(90001)||2002 TV111|| align=right|16,2|| align=right|2,260|| align=right|0,199|| align=right|3,03|| align=right|3,397||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90002)||2002 TL142|| align=right|16,8|| align=right|2,394|| align=right|0,181|| align=right|3,31|| align=right|3,704||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90003)||2002 TP143|| align=right|15,8|| align=right|2,474|| align=right|0,134|| align=right|7,09|| align=right|3,890||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90004)||2002 TT144|| align=right|14,8|| align=right|2,645|| align=right|0,086|| align=right|13,90|| align=right|4,302||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(90005)||2002 TM156|| align=right|16,9|| align=right|1,912|| align=right|0,082|| align=right|21,97|| align=right|2,643||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(90006)||2002 TU176|| align=right|15,2|| align=right|2,580|| align=right|0,152|| align=right|14,26|| align=right|4,143||MBA||5. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90007)||2002 TE179|| align=right|14,2|| align=right|2,768|| align=right|0,369|| align=right|27,36|| align=right|4,604||MBA||13. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(90008)||2002 TV185|| align=right|14,0|| align=right|3,166|| align=right|0,307|| align=right|17,01|| align=right|5,631||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90009)||2002 TQ200|| align=right|15,8|| align=right|2,591|| align=right|0,075|| align=right|4,60|| align=right|4,169||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90010)||2002 TS202|| align=right|14,8|| align=right|2,968|| align=right|0,137|| align=right|11,84|| align=right|5,113||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90011)||2002 TU206|| align=right|15,1|| align=right|2,750|| align=right|0,078|| align=right|4,81|| align=right|4,558||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90012)||2002 TA211|| align=right|16,3|| align=right|2,392|| align=right|0,180|| align=right|2,78|| align=right|3,698||MBA||7. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90013)||2002 TM240|| align=right|15,3|| align=right|2,606|| align=right|0,221|| align=right|9,90|| align=right|4,205||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90014)||2002 TO260|| align=right|17,1|| align=right|2,518|| align=right|0,206|| align=right|5,03|| align=right|3,996||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90015)||2002 TX264|| align=right|15,8|| align=right|2,392|| align=right|0,101|| align=right|5,78|| align=right|3,698||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90016)||2002 TY265|| align=right|15,7|| align=right|2,317|| align=right|0,124|| align=right|5,60|| align=right|3,526||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90017)||2002 TW266|| align=right|16,3|| align=right|2,194|| align=right|0,194|| align=right|3,58|| align=right|3,249||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90018)||2002 TP275|| align=right|16,6|| align=right|2,247|| align=right|0,083|| align=right|5,40|| align=right|3,368||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90019)||2002 TV283|| align=right|15,1|| align=right|2,628|| align=right|0,083|| align=right|9,90|| align=right|4,259||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90020)||2002 TV285|| align=right|16,0|| align=right|2,167|| align=right|0,078|| align=right|4,75|| align=right|3,189||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90021)||2002 TR286|| align=right|15,5|| align=right|2,412|| align=right|0,123|| align=right|4,48|| align=right|3,745||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90022)||2002 TL371|| align=right|15,7|| align=right|2,449|| align=right|0,075|| align=right|10,84|| align=right|3,832||MBA||10. října 2002||Apache Point||Sloan Digital Sky Survey
|-
|(90023)||2002 UP2|| align=right|14,3|| align=right|2,569|| align=right|0,038|| align=right|22,19|| align=right|4,117||MBA||28. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90024)||2002 UT7|| align=right|15,2|| align=right|3,029|| align=right|0,045|| align=right|12,79|| align=right|5,270||MBA||28. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(90025)||2002 UV7|| align=right|15,9|| align=right|2,336|| align=right|0,199|| align=right|10,36|| align=right|3,569||MBA||28. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(90026)||2002 UM8|| align=right|15,5|| align=right|2,691|| align=right|0,068|| align=right|11,88|| align=right|4,414||MBA||28. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(90027)||2002 UM18|| align=right|15,9|| align=right|2,293|| align=right|0,139|| align=right|4,06|| align=right|3,473||MBA||30. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(90028)||2002 UQ20|| align=right|16,9|| align=right|2,289|| align=right|0,095|| align=right|4,65|| align=right|3,463||MBA||28. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(90029)||2002 UY21|| align=right|15,3|| align=right|3,111|| align=right|0,170|| align=right|2,38|| align=right|5,487||MBA||30. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(90030)||2002 UM22|| align=right|14,2|| align=right|3,134|| align=right|0,045|| align=right|12,22|| align=right|5,547||MBA||30. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(90031)||2002 UH25|| align=right|15,7|| align=right|2,253|| align=right|0,119|| align=right|5,77|| align=right|3,380||MBA||30. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(90032)||2002 UM28|| align=right|15,6|| align=right|2,770|| align=right|0,085|| align=right|6,23|| align=right|4,611||MBA||30. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(90033)||2002 UT31|| align=right|16,2|| align=right|2,307|| align=right|0,176|| align=right|8,08|| align=right|3,504||MBA||30. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(90034)||2002 UO32|| align=right|15,3|| align=right|2,610|| align=right|0,139|| align=right|13,65|| align=right|4,215||MBA||30. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(90035)||2002 UQ34|| align=right|16,2|| align=right|2,641|| align=right|0,115|| align=right|12,10|| align=right|4,292||MBA||31. října 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(90036)||2002 US37|| align=right|16,8|| align=right|2,315|| align=right|0,090|| align=right|4,23|| align=right|3,522||MBA||31. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(90037)||2002 UL41|| align=right|15,8|| align=right|2,410|| align=right|0,164|| align=right|2,28|| align=right|3,740||MBA||31. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(90038)||2002 UY44|| align=right|15,3|| align=right|2,411|| align=right|0,139|| align=right|8,05|| align=right|3,743||MBA||31. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90039)||2002 UN48|| align=right|15,2|| align=right|2,355|| align=right|0,059|| align=right|7,42|| align=right|3,614||MBA||31. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90040)||2002 UN49|| align=right|15,0|| align=right|2,558|| align=right|0,154|| align=right|7,63|| align=right|4,091||MBA||31. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90041)||2002 VU|| align=right|16,6|| align=right|1,911|| align=right|0,087|| align=right|22,56|| align=right|2,642||MBA||1. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(90042)||2002 VW1|| align=right|14,3|| align=right|3,161|| align=right|0,056|| align=right|12,08|| align=right|5,619||MBA||1. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(90043)||2002 VD2|| align=right|16,3|| align=right|2,577|| align=right|0,181|| align=right|3,20|| align=right|4,135||MBA||2. listopadu 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90044)||2002 VN2|| align=right|17,2|| align=right|2,126|| align=right|0,167|| align=right|2,24|| align=right|3,098||MBA||2. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(90045)||2002 VC6|| align=right|14,4|| align=right|2,540|| align=right|0,263|| align=right|14,14|| align=right|4,047||MBA||4. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(90046)||2002 VF12|| align=right|16,3|| align=right|2,366|| align=right|0,133|| align=right|1,74|| align=right|3,639||MBA||2. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(90047)||2002 VT15|| align=right|16,3|| align=right|2,281|| align=right|0,082|| align=right|8,34|| align=right|3,444||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90048)||2002 VL16|| align=right|15,6|| align=right|2,803|| align=right|0,080|| align=right|3,74|| align=right|4,691||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90049)||2002 VM18|| align=right|16,1|| align=right|2,375|| align=right|0,119|| align=right|2,16|| align=right|3,660||MBA||2. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(90050)||2002 VQ23|| align=right|15,8|| align=right|2,665|| align=right|0,072|| align=right|1,28|| align=right|4,351||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90051)||2002 VN25|| align=right|16,7|| align=right|2,393|| align=right|0,142|| align=right|8,96|| align=right|3,700||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90052)||2002 VA27|| align=right|15,0|| align=right|2,728|| align=right|0,015|| align=right|5,68|| align=right|4,506||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90053)||2002 VL28|| align=right|15,1|| align=right|3,139|| align=right|0,202|| align=right|10,59|| align=right|5,560||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90054)||2002 VC31|| align=right|14,7|| align=right|2,968|| align=right|0,070|| align=right|5,40|| align=right|5,113||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90055)||2002 VY36|| align=right|14,9|| align=right|2,532|| align=right|0,058|| align=right|19,90|| align=right|4,028||MBA||2. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(90056)||2002 VP38|| align=right|15,2|| align=right|2,561|| align=right|0,180|| align=right|6,02|| align=right|4,099||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90057)||2002 VH48|| align=right|15,1|| align=right|2,528|| align=right|0,175|| align=right|3,99|| align=right|4,020||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90058)||2002 VC54|| align=right|16,4|| align=right|2,303|| align=right|0,093|| align=right|4,73|| align=right|3,495||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90059)||2002 VW56|| align=right|16,0|| align=right|2,242|| align=right|0,118|| align=right|7,56|| align=right|3,356||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90060)||2002 VR62|| align=right|16,3|| align=right|2,299|| align=right|0,142|| align=right|4,06|| align=right|3,485||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90061)||2002 VK63|| align=right|15,6|| align=right|2,541|| align=right|0,141|| align=right|8,38|| align=right|4,049||MBA||6. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90062)||2002 VQ64|| align=right|13,8|| align=right|3,095|| align=right|0,189|| align=right|5,14|| align=right|5,444||MBA||7. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90063)||2002 VW64|| align=right|14,6|| align=right|3,017|| align=right|0,254|| align=right|7,46|| align=right|5,240||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90064)||2002 VV65|| align=right|15,3|| align=right|2,698|| align=right|0,250|| align=right|12,63|| align=right|4,431||MBA||7. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90065)||2002 VQ74|| align=right|15,6|| align=right|2,784|| align=right|0,034|| align=right|5,36|| align=right|4,645||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90066)||2002 VF76|| align=right|16,4|| align=right|2,305|| align=right|0,112|| align=right|6,14|| align=right|3,498||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90067)||2002 VS76|| align=right|14,6|| align=right|2,967|| align=right|0,108|| align=right|11,03|| align=right|5,109||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90068)||2002 VV77|| align=right|14,9|| align=right|2,353|| align=right|0,075|| align=right|7,25|| align=right|3,608||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90069)||2002 VK79|| align=right|16,4|| align=right|2,369|| align=right|0,123|| align=right|7,33|| align=right|3,645||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90070)||2002 VN79|| align=right|14,9|| align=right|2,576|| align=right|0,190|| align=right|4,48|| align=right|4,135||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90071)||2002 VJ81|| align=right|15,9|| align=right|2,432|| align=right|0,114|| align=right|7,00|| align=right|3,793||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90072)||2002 VV81|| align=right|15,6|| align=right|2,285|| align=right|0,169|| align=right|5,27|| align=right|3,453||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90073)||2002 VH83|| align=right|15,7|| align=right|2,168|| align=right|0,018|| align=right|5,34|| align=right|3,191||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90074)||2002 VK84|| align=right|15,1|| align=right|2,677|| align=right|0,203|| align=right|8,97|| align=right|4,378||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90075)||2002 VU94|| align=right|15,7|| align=right|2,137|| align=right|0,574|| align=right|8,94|| align=right|3,122||APL PHA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(90076)||2002 VS95|| align=right|13,9|| align=right|2,407|| align=right|0,304|| align=right|11,78|| align=right|3,734||MBA||11. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90077)||2002 VS96|| align=right|15,6|| align=right|2,716|| align=right|0,152|| align=right|7,63|| align=right|4,475||MBA||11. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90078)||2002 VX97|| align=right|16,2|| align=right|2,198|| align=right|0,073|| align=right|5,90|| align=right|3,258||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90079)||2002 VN105|| align=right|16,0|| align=right|2,522|| align=right|0,126|| align=right|2,57|| align=right|4,004||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90080)||2002 VW107|| align=right|14,8|| align=right|2,967|| align=right|0,019|| align=right|10,38|| align=right|5,111||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90081)||2002 VS109|| align=right|15,8|| align=right|2,316|| align=right|0,073|| align=right|6,42|| align=right|3,523||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90082)||2002 VO114|| align=right|16,1|| align=right|2,210|| align=right|0,104|| align=right|5,33|| align=right|3,285||MBA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(90083)||2002 VB115|| align=right|15,8|| align=right|2,309|| align=right|0,137|| align=right|9,00|| align=right|3,508||MBA||11. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90084)||2002 VC116|| align=right|15,0|| align=right|2,349|| align=right|0,262|| align=right|8,01|| align=right|3,600||MBA||11. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90085)||2002 VE118|| align=right|15,1|| align=right|2,336|| align=right|0,238|| align=right|22,18|| align=right|3,571||MBA||14. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(90086)||2002 VL135|| align=right|16,5|| align=right|2,192|| align=right|0,066|| align=right|3,76|| align=right|3,244||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90087)||2002 WS2|| align=right|14,8|| align=right|3,068|| align=right|0,087|| align=right|11,64|| align=right|5,373||MBA||23. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(90088)||2002 WP6|| align=right|16,2|| align=right|2,298|| align=right|0,080|| align=right|9,49|| align=right|3,484||MBA||24. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(90089)||2002 WH12|| align=right|15,4|| align=right|2,656|| align=right|0,159|| align=right|13,11|| align=right|4,329||MBA||27. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90090)||2002 WK14|| align=right|16,0|| align=right|2,657|| align=right|0,165|| align=right|11,86|| align=right|4,330||MBA||28. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90091)||2002 XG2|| align=right|14,5|| align=right|2,697|| align=right|0,063|| align=right|13,29|| align=right|4,428||MBA||1. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90092)||2002 XM4|| align=right|14,5|| align=right|3,100|| align=right|0,170|| align=right|17,20|| align=right|5,456||MBA||1. prosince 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(90093)||2002 XS5|| align=right|16,0|| align=right|2,286|| align=right|0,127|| align=right|1,13|| align=right|3,456||MBA||1. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90094)||2002 XV5|| align=right|15,5|| align=right|2,343|| align=right|0,053|| align=right|7,62|| align=right|3,585||MBA||1. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90095)||2002 XB7|| align=right|15,1|| align=right|2,997|| align=right|0,063|| align=right|9,74|| align=right|5,187||MBA||2. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90096)||2002 XO9|| align=right|15,6|| align=right|2,568|| align=right|0,162|| align=right|3,61|| align=right|4,114||MBA||2. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90097)||2002 XU9|| align=right|14,1|| align=right|3,076|| align=right|0,089|| align=right|13,03|| align=right|5,395||MBA||2. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90098)||2002 XV9|| align=right|15,2|| align=right|2,601|| align=right|0,176|| align=right|4,76|| align=right|4,194||MBA||2. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90099)||2002 XL10|| align=right|15,3|| align=right|2,588|| align=right|0,114|| align=right|13,35|| align=right|4,164||MBA||2. prosince 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(90100)||2002 XP13|| align=right|15,6|| align=right|2,431|| align=right|0,124|| align=right|8,42|| align=right|3,789||MBA||3. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(90101)||2002 XG21|| align=right|16,4|| align=right|2,360|| align=right|0,039|| align=right|5,71|| align=right|3,626||MBA||2. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90102)||2002 XQ21|| align=right|16,2|| align=right|2,274|| align=right|0,249|| align=right|4,93|| align=right|3,428||MBA||2. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90103)||2002 XK25|| align=right|15,6|| align=right|2,702|| align=right|0,087|| align=right|6,29|| align=right|4,441||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90104)||2002 XE29|| align=right|14,9|| align=right|2,699|| align=right|0,115|| align=right|13,69|| align=right|4,433||MBA||5. prosince 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90105)||2002 XF33|| align=right|16,1|| align=right|2,407|| align=right|0,097|| align=right|7,13|| align=right|3,735||MBA||6. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(90106)||2002 XY33|| align=right|15,8|| align=right|2,158|| align=right|0,124|| align=right|3,69|| align=right|3,170||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90107)||2002 XJ34|| align=right|15,6|| align=right|2,553|| align=right|0,089|| align=right|3,15|| align=right|4,079||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90108)||2002 XB35|| align=right|14,5|| align=right|2,652|| align=right|0,096|| align=right|13,75|| align=right|4,319||MBA||6. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(90109)||2002 XR39|| align=right|16,8|| align=right|2,296|| align=right|0,187|| align=right|1,56|| align=right|3,478||MBA||9. prosince 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(90110)||2002 XH44|| align=right|15,4|| align=right|2,318|| align=right|0,163|| align=right|8,20|| align=right|3,527||MBA||6. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90111)||2002 XJ44|| align=right|14,6|| align=right|2,679|| align=right|0,137|| align=right|10,42|| align=right|4,385||MBA||6. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90112)||2002 XZ44|| align=right|14,8|| align=right|3,087|| align=right|0,105|| align=right|9,70|| align=right|5,423||MBA||7. prosince 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90113)||2002 XG52|| align=right|15,7|| align=right|2,516|| align=right|0,081|| align=right|11,58|| align=right|3,990||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90114)||2002 XU52|| align=right|15,5|| align=right|2,565|| align=right|0,056|| align=right|2,51|| align=right|4,107||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90115)||2002 XJ54|| align=right|16,1|| align=right|2,233|| align=right|0,041|| align=right|4,75|| align=right|3,337||MBA||10. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(90116)||2002 XY59|| align=right|15,1|| align=right|3,085|| align=right|0,039|| align=right|8,33|| align=right|5,417||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90117)||2002 XG60|| align=right|15,8|| align=right|2,545|| align=right|0,069|| align=right|6,53|| align=right|4,060||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90118)||2002 XY60|| align=right|15,7|| align=right|2,318|| align=right|0,265|| align=right|8,28|| align=right|3,529||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90119)||2002 XV65|| align=right|15,6|| align=right|2,575|| align=right|0,062|| align=right|22,85|| align=right|4,130||MBA||12. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90120)||2002 XG71|| align=right|15,3|| align=right|2,681|| align=right|0,193|| align=right|1,33|| align=right|4,388||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90121)||2002 XO72|| align=right|15,6|| align=right|2,398|| align=right|0,175|| align=right|8,98|| align=right|3,714||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90122)||2002 XO73|| align=right|16,3|| align=right|2,332|| align=right|0,029|| align=right|4,90|| align=right|3,560||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90123)||2002 XO76|| align=right|16,9|| align=right|2,423|| align=right|0,139|| align=right|3,03|| align=right|3,771||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90124)||2002 XJ80|| align=right|15,4|| align=right|2,533|| align=right|0,210|| align=right|11,00|| align=right|4,032||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90125)||2002 XR80|| align=right|15,2|| align=right|2,554|| align=right|0,093|| align=right|3,76|| align=right|4,080||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90126)||2002 XC81|| align=right|14,7|| align=right|2,730|| align=right|0,194|| align=right|11,20|| align=right|4,510||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90127)||2002 XE81|| align=right|15,8|| align=right|2,472|| align=right|0,124|| align=right|6,92|| align=right|3,885||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90128)||2002 XL81|| align=right|14,0|| align=right|3,190|| align=right|0,205|| align=right|17,32|| align=right|5,696||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90129)||2002 XQ81|| align=right|15,6|| align=right|2,606|| align=right|0,055|| align=right|5,49|| align=right|4,205||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90130)||2002 XK82|| align=right|15,2|| align=right|2,623|| align=right|0,093|| align=right|15,58|| align=right|4,248||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90131)||2002 XB85|| align=right|16,0|| align=right|2,403|| align=right|0,112|| align=right|4,47|| align=right|3,725||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90132)||2002 XY85|| align=right|16,0|| align=right|2,203|| align=right|0,168|| align=right|5,93|| align=right|3,270||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90133)||2002 XV86|| align=right|15,4|| align=right|2,773|| align=right|0,114|| align=right|5,58|| align=right|4,618||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90134)||2002 XZ95|| align=right|16,8|| align=right|2,324|| align=right|0,096|| align=right|3,38|| align=right|3,543||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90135)||2002 XH105|| align=right|15,7|| align=right|2,673|| align=right|0,048|| align=right|9,50|| align=right|4,370||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90136)||2002 XO105|| align=right|14,8|| align=right|2,971|| align=right|0,059|| align=right|13,44|| align=right|5,120||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90137)||2002 XK112|| align=right|15,3|| align=right|3,133|| align=right|0,176|| align=right|10,79|| align=right|5,543||MBA||6. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90138) Diehl||2002 YD|| align=right|16,7|| align=right|2,292|| align=right|0,065|| align=right|0,52|| align=right|3,470||MBA||25. prosince 2002||Desert Moon||B. Stevens
|-
|(90139)||2002 YA1|| align=right|14,7|| align=right|2,724|| align=right|0,087|| align=right|12,42|| align=right|4,495||MBA||27. prosince 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90140) Gómezdonet||2002 YK2|| align=right|16,7|| align=right|2,378|| align=right|0,102|| align=right|6,58|| align=right|3,665||MBA||28. prosince 2002||Pla D'Arguines||R. Ferrando
|-
|(90141)||2002 YO3|| align=right|14,9|| align=right|3,123|| align=right|0,199|| align=right|17,26|| align=right|5,519||MBA||28. prosince 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90142)||2002 YS5|| align=right|15,2|| align=right|2,682|| align=right|0,106|| align=right|10,74|| align=right|4,391||MBA||27. prosince 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90143)||2002 YS6|| align=right|14,8|| align=right|2,673|| align=right|0,093|| align=right|13,98|| align=right|4,369||MBA||28. prosince 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90144)||2002 YX6|| align=right|15,0|| align=right|2,534|| align=right|0,126|| align=right|12,84|| align=right|4,032||MBA||28. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90145)||2002 YA9|| align=right|15,3|| align=right|2,401|| align=right|0,100|| align=right|7,49|| align=right|3,719||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90146)||2002 YZ9|| align=right|15,0|| align=right|2,581|| align=right|0,176|| align=right|8,43|| align=right|4,146||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90147)||2002 YK14|| align=right|18,5|| align=right|1,475|| align=right|0,332|| align=right|27,99|| align=right|1,790||APL||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90148)||2002 YL14|| align=right|15,3|| align=right|2,768|| align=right|0,094|| align=right|10,12|| align=right|4,604||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90149)||2002 YX16|| align=right|15,9|| align=right|2,223|| align=right|0,130|| align=right|6,60|| align=right|3,313||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90150)||2002 YP17|| align=right|15,8|| align=right|2,589|| align=right|0,169|| align=right|2,99|| align=right|4,164||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90151)||2002 YQ20|| align=right|15,6|| align=right|3,121|| align=right|0,159|| align=right|1,98|| align=right|5,514||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90152)||2002 YV20|| align=right|15,5|| align=right|2,317|| align=right|0,077|| align=right|10,29|| align=right|3,525||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90153)||2002 YW23|| align=right|14,8|| align=right|3,061|| align=right|0,050|| align=right|10,71|| align=right|5,355||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90154)||2002 YL24|| align=right|15,5|| align=right|2,285|| align=right|0,155|| align=right|7,87|| align=right|3,453||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90155)||2002 YW25|| align=right|15,2|| align=right|3,081|| align=right|0,203|| align=right|13,18|| align=right|5,408||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90156)||2002 YS29|| align=right|14,6|| align=right|3,159|| align=right|0,177|| align=right|10,91|| align=right|5,615||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90157)||2002 YH30|| align=right|16,2|| align=right|2,331|| align=right|0,039|| align=right|2,92|| align=right|3,557||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90158)||2002 YL30|| align=right|15,6|| align=right|2,252|| align=right|0,159|| align=right|6,23|| align=right|3,379||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90159)||2002 YZ30|| align=right|14,7|| align=right|2,554|| align=right|0,272|| align=right|13,02|| align=right|4,080||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90160)||2002 YB33|| align=right|16,1|| align=right|2,536|| align=right|0,134|| align=right|8,01|| align=right|4,038||MBA||29. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90161)||2002 YM34|| align=right|16,9|| align=right|2,426|| align=right|0,203|| align=right|3,23|| align=right|3,779||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(90162)||2003 AO3|| align=right|16,5|| align=right|1,943|| align=right|0,098|| align=right|24,23|| align=right|2,709||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90163)||2003 AS5|| align=right|14,7|| align=right|3,100|| align=right|0,266|| align=right|11,76|| align=right|5,457||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90164)||2003 AD6|| align=right|16,9|| align=right|1,907|| align=right|0,106|| align=right|23,87|| align=right|2,633||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90165)||2003 AK6|| align=right|15,8|| align=right|2,362|| align=right|0,166|| align=right|1,54|| align=right|3,630||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90166)||2003 AR6|| align=right|15,2|| align=right|2,788|| align=right|0,187|| align=right|6,33|| align=right|4,654||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90167)||2003 AK8|| align=right|16,2|| align=right|2,391|| align=right|0,202|| align=right|2,02|| align=right|3,696||MBA||3. ledna 2003||Nashville||R. Clingan
|-
|(90168)||2003 AM11|| align=right|15,2|| align=right|2,684|| align=right|0,124|| align=right|13,59|| align=right|4,398||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90169)||2003 AF12|| align=right|15,5|| align=right|2,548|| align=right|0,148|| align=right|9,65|| align=right|4,066||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90170)||2003 AY12|| align=right|16,2|| align=right|2,397|| align=right|0,133|| align=right|6,45|| align=right|3,711||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90171)||2003 AC14|| align=right|16,2|| align=right|2,352|| align=right|0,162|| align=right|3,15|| align=right|3,607||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90172)||2003 AM14|| align=right|15,5|| align=right|2,532|| align=right|0,208|| align=right|14,34|| align=right|4,027||MBA||2. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90173)||2003 AF17|| align=right|16,1|| align=right|2,116|| align=right|0,081|| align=right|3,69|| align=right|3,077||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90174)||2003 AK19|| align=right|15,5|| align=right|2,491|| align=right|0,063|| align=right|3,68|| align=right|3,931||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90175)||2003 AY21|| align=right|15,5|| align=right|2,849|| align=right|0,081|| align=right|8,85|| align=right|4,807||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90176)||2003 AK24|| align=right|14,5|| align=right|3,143|| align=right|0,197|| align=right|13,06|| align=right|5,572||MBA||4. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90177)||2003 AK25|| align=right|14,4|| align=right|3,168|| align=right|0,194|| align=right|3,46|| align=right|5,637||MBA||4. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90178)||2003 AG27|| align=right|16,8|| align=right|2,310|| align=right|0,175|| align=right|3,43|| align=right|3,511||MBA||4. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90179)||2003 AE28|| align=right|16,0|| align=right|2,271|| align=right|0,122|| align=right|6,76|| align=right|3,423||MBA||4. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90180)||2003 AT28|| align=right|15,8|| align=right|2,842|| align=right|0,078|| align=right|1,92|| align=right|4,790||MBA||4. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90181)||2003 AS29|| align=right|14,1|| align=right|3,057|| align=right|0,040|| align=right|8,74|| align=right|5,344||MBA||4. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90182)||2003 AY29|| align=right|15,1|| align=right|2,670|| align=right|0,134|| align=right|13,79|| align=right|4,363||MBA||4. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90183)||2003 AB31|| align=right|15,1|| align=right|2,716|| align=right|0,147|| align=right|12,35|| align=right|4,476||MBA||4. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90184)||2003 AS33|| align=right|15,4|| align=right|2,687|| align=right|0,052|| align=right|12,27|| align=right|4,405||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90185)||2003 AC36|| align=right|15,6|| align=right|2,587|| align=right|0,130|| align=right|3,42|| align=right|4,161||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90186)||2003 AV36|| align=right|15,4|| align=right|2,357|| align=right|0,124|| align=right|6,55|| align=right|3,618||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90187)||2003 AF37|| align=right|14,4|| align=right|2,696|| align=right|0,061|| align=right|16,05|| align=right|4,427||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90188)||2003 AY38|| align=right|14,8|| align=right|2,612|| align=right|0,113|| align=right|13,04|| align=right|4,222||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90189)||2003 AS40|| align=right|15,1|| align=right|2,147|| align=right|0,218|| align=right|5,43|| align=right|3,146||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90190)||2003 AB41|| align=right|15,1|| align=right|3,103|| align=right|0,095|| align=right|10,54|| align=right|5,464||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90191)||2003 AC41|| align=right|16,4|| align=right|2,320|| align=right|0,127|| align=right|7,15|| align=right|3,533||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90192)||2003 AZ41|| align=right|13,7|| align=right|3,185|| align=right|0,190|| align=right|17,03|| align=right|5,684||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90193)||2003 AZ50|| align=right|16,7|| align=right|2,379|| align=right|0,202|| align=right|4,63|| align=right|3,670||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90194)||2003 AP54|| align=right|15,9|| align=right|2,462|| align=right|0,210|| align=right|2,17|| align=right|3,862||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90195)||2003 AQ54|| align=right|16,2|| align=right|2,531|| align=right|0,106|| align=right|2,47|| align=right|4,025||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90196)||2003 AQ55|| align=right|14,8|| align=right|2,364|| align=right|0,250|| align=right|3,02|| align=right|3,635||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90197)||2003 AW58|| align=right|15,2|| align=right|2,607|| align=right|0,079|| align=right|16,12|| align=right|4,208||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90198)||2003 AK59|| align=right|15,7|| align=right|2,672|| align=right|0,242|| align=right|17,05|| align=right|4,368||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90199)||2003 AY62|| align=right|15,4|| align=right|3,159|| align=right|0,099|| align=right|7,05|| align=right|5,615||MBA||8. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90200)||2003 AO63|| align=right|16,2|| align=right|2,687|| align=right|0,044|| align=right|3,07|| align=right|4,403||MBA||8. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90201)||2003 AW64|| align=right|15,6|| align=right|2,799|| align=right|0,155|| align=right|13,40|| align=right|4,683||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90202)||2003 AU65|| align=right|15,4|| align=right|2,603|| align=right|0,079|| align=right|16,46|| align=right|4,199||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90203)||2003 AY68|| align=right|15,4|| align=right|2,678|| align=right|0,145|| align=right|14,57|| align=right|4,381||MBA||9. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90204)||2003 AV70|| align=right|13,7|| align=right|3,224|| align=right|0,092|| align=right|18,79|| align=right|5,788||MBA||10. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90205)||2003 AV71|| align=right|16,0|| align=right|2,431|| align=right|0,176|| align=right|1,37|| align=right|3,790||MBA||6. ledna 2003||Needville||Needville
|-
|(90206)||2003 AO72|| align=right|16,4|| align=right|1,933|| align=right|0,086|| align=right|19,28|| align=right|2,687||MBA||11. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90207)||2003 AB74|| align=right|15,0|| align=right|2,452|| align=right|0,177|| align=right|7,35|| align=right|3,838||MBA||10. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90208)||2003 AP76|| align=right|15,6|| align=right|2,696|| align=right|0,087|| align=right|13,54|| align=right|4,427||MBA||10. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90209)||2003 AM78|| align=right|15,1|| align=right|2,654|| align=right|0,224|| align=right|12,38|| align=right|4,324||MBA||10. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90210)||2003 AT79|| align=right|15,1|| align=right|2,795|| align=right|0,211|| align=right|13,90|| align=right|4,672||MBA||11. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90211)||2003 AO80|| align=right|15,7|| align=right|1,975|| align=right|0,087|| align=right|18,58|| align=right|2,774||MBA||10. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90212)||2003 AU80|| align=right|14,6|| align=right|2,734|| align=right|0,355|| align=right|31,73|| align=right|4,519||MBA||12. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90213)||2003 AH81|| align=right|14,8|| align=right|2,603|| align=right|0,108|| align=right|14,96|| align=right|4,198||MBA||10. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90214)||2003 AP81|| align=right|14,7|| align=right|3,137|| align=right|0,170|| align=right|16,35|| align=right|5,556||MBA||10. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90215)||2003 AC82|| align=right|15,7|| align=right|1,914|| align=right|0,074|| align=right|19,19|| align=right|2,646||MBA||12. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90216)||2003 AS85|| align=right|15,4|| align=right|1,929|| align=right|0,077|| align=right|21,54|| align=right|2,679||MBA||11. ledna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(90217)||2003 AH87|| align=right|15,6|| align=right|2,265|| align=right|0,039|| align=right|6,12|| align=right|3,408||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90218)||2003 BC|| align=right|14,1|| align=right|3,123|| align=right|0,248|| align=right|17,41|| align=right|5,518||MBA||16. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90219)||2003 BC2|| align=right|14,5|| align=right|3,018|| align=right|0,069|| align=right|4,56|| align=right|5,242||MBA||25. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90220)||2003 BQ2|| align=right|14,9|| align=right|2,576|| align=right|0,264|| align=right|10,83|| align=right|4,133||MBA||26. ledna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90221)||2003 BF8|| align=right|14,8|| align=right|3,102|| align=right|0,189|| align=right|3,77|| align=right|5,462||MBA||26. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90222)||2003 BD11|| align=right|15,2|| align=right|3,028|| align=right|0,118|| align=right|2,42|| align=right|5,268||MBA||26. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90223)||2003 BD13|| align=right|15,3|| align=right|2,459|| align=right|0,115|| align=right|7,14|| align=right|3,855||MBA||26. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90224)||2003 BB14|| align=right|16,3|| align=right|2,233|| align=right|0,077|| align=right|3,61|| align=right|3,337||MBA||26. ledna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90225)||2003 BH14|| align=right|16,1|| align=right|2,262|| align=right|0,234|| align=right|8,68|| align=right|3,401||MBA||26. ledna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90226)||2003 BS15|| align=right|14,9|| align=right|3,147|| align=right|0,267|| align=right|14,98|| align=right|5,581||MBA||26. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90227)||2003 BM19|| align=right|14,4|| align=right|3,093|| align=right|0,149|| align=right|12,81|| align=right|5,439||MBA||26. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90228)||2003 BN19|| align=right|14,9|| align=right|2,997|| align=right|0,054|| align=right|13,24|| align=right|5,188||MBA||26. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90229)||2003 BV20|| align=right|15,9|| align=right|2,373|| align=right|0,096|| align=right|7,41|| align=right|3,656||MBA||27. ledna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90230)||2003 BO24|| align=right|15,0|| align=right|3,171|| align=right|0,146|| align=right|10,84|| align=right|5,646||MBA||25. ledna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(90231)||2003 BJ25|| align=right|14,9|| align=right|2,630|| align=right|0,182|| align=right|9,50|| align=right|4,264||MBA||25. ledna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(90232)||2003 BD27|| align=right|14,2|| align=right|3,121|| align=right|0,193|| align=right|17,64|| align=right|5,513||MBA||26. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90233)||2003 BG27|| align=right|15,2|| align=right|2,608|| align=right|0,117|| align=right|12,87|| align=right|4,211||MBA||26. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90234)||2003 BP33|| align=right|15,0|| align=right|2,645|| align=right|0,182|| align=right|8,87|| align=right|4,300||MBA||27. ledna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90235)||2003 BF35|| align=right|13,7|| align=right|3,325|| align=right|0,133|| align=right|16,24|| align=right|6,063||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90236)||2003 BL43|| align=right|16,5|| align=right|2,314|| align=right|0,061|| align=right|6,94|| align=right|3,519||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90237)||2003 BR44|| align=right|15,3|| align=right|2,688|| align=right|0,006|| align=right|6,60|| align=right|4,406||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90238)||2003 BZ44|| align=right|15,4|| align=right|2,963|| align=right|0,068|| align=right|6,65|| align=right|5,098||MBA||27. ledna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(90239)||2003 BF47|| align=right|14,7|| align=right|2,641|| align=right|0,049|| align=right|15,86|| align=right|4,290||MBA||29. ledna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(90240)||2003 BH48|| align=right|15,3|| align=right|2,694|| align=right|0,223|| align=right|12,47|| align=right|4,421||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90241)||2003 BG49|| align=right|15,0|| align=right|3,079|| align=right|0,024|| align=right|11,30|| align=right|5,401||MBA||26. ledna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90242)||2003 BF52|| align=right|15,0|| align=right|3,075|| align=right|0,068|| align=right|10,18|| align=right|5,391||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90243)||2003 BZ53|| align=right|14,7|| align=right|2,351|| align=right|0,258|| align=right|12,73|| align=right|3,605||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90244)||2003 BA59|| align=right|16,0|| align=right|2,754|| align=right|0,030|| align=right|9,20|| align=right|4,569||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90245)||2003 BD60|| align=right|14,2|| align=right|3,187|| align=right|0,094|| align=right|18,46|| align=right|5,689||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90246)||2003 BP61|| align=right|16,1|| align=right|2,577|| align=right|0,113|| align=right|9,39|| align=right|4,136||MBA||27. ledna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90247)||2003 BQ61|| align=right|15,2|| align=right|2,367|| align=right|0,183|| align=right|4,59|| align=right|3,642||MBA||27. ledna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90248)||2003 BO63|| align=right|16,0|| align=right|2,414|| align=right|0,157|| align=right|1,87|| align=right|3,749||MBA||28. ledna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90249)||2003 BU63|| align=right|15,4|| align=right|2,777|| align=right|0,112|| align=right|10,37|| align=right|4,627||MBA||28. ledna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(90250)||2003 BY63|| align=right|15,1|| align=right|2,804|| align=right|0,153|| align=right|8,56|| align=right|4,694||MBA||28. ledna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90251)||2003 BA64|| align=right|15,8|| align=right|1,957|| align=right|0,096|| align=right|23,42|| align=right|2,737||MBA||28. ledna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90252)||2003 BA66|| align=right|15,0|| align=right|3,167|| align=right|0,054|| align=right|10,01|| align=right|5,635||MBA||30. ledna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90253)||2003 BT66|| align=right|15,7|| align=right|2,653|| align=right|0,214|| align=right|12,39|| align=right|4,320||MBA||30. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90254)||2003 BN68|| align=right|15,6|| align=right|2,457|| align=right|0,151|| align=right|4,25|| align=right|3,851||MBA||28. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90255)||2003 BM69|| align=right|14,5|| align=right|3,031|| align=right|0,094|| align=right|10,15|| align=right|5,275||MBA||30. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90256)||2003 BQ72|| align=right|15,6|| align=right|2,444|| align=right|0,089|| align=right|7,24|| align=right|3,820||MBA||28. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90257)||2003 BS72|| align=right|14,7|| align=right|3,114|| align=right|0,243|| align=right|9,33|| align=right|5,493||MBA||28. ledna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(90258)||2003 BJ80|| align=right|14,3|| align=right|2,865|| align=right|0,190|| align=right|9,20|| align=right|4,849||MBA||31. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90259)||2003 BU81|| align=right|15,6|| align=right|2,574|| align=right|0,156|| align=right|6,28|| align=right|4,128||MBA||31. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90260)||2003 BC83|| align=right|14,8|| align=right|3,166|| align=right|0,037|| align=right|10,44|| align=right|5,634||MBA||31. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90261)||2003 BG83|| align=right|14,7|| align=right|2,777|| align=right|0,129|| align=right|10,43|| align=right|4,627||MBA||31. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90262)||2003 BH87|| align=right|15,0|| align=right|3,027|| align=right|0,048|| align=right|10,58|| align=right|5,265||MBA||26. ledna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90263)||2003 CO|| align=right|15,0|| align=right|3,178|| align=right|0,173|| align=right|11,09|| align=right|5,666||MBA||1. února 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90264)||2003 CC1|| align=right|14,7|| align=right|3,065|| align=right|0,092|| align=right|12,01|| align=right|5,365||MBA||1. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90265)||2003 CL5|| align=right|15,4|| align=right|2,235|| align=right|0,209|| align=right|6,00|| align=right|3,341||MBA||1. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90266)||2003 CM5|| align=right|16,9|| align=right|2,340|| align=right|0,213|| align=right|3,31|| align=right|3,579||MBA||1. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90267)||2003 CW6|| align=right|14,3|| align=right|3,170|| align=right|0,043|| align=right|10,54|| align=right|5,643||MBA||1. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90268)||2003 CT8|| align=right|16,0|| align=right|2,395|| align=right|0,164|| align=right|2,13|| align=right|3,705||MBA||1. února 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90269)||2003 CD9|| align=right|14,5|| align=right|3,159|| align=right|0,164|| align=right|20,18|| align=right|5,613||MBA||2. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90270)||2003 CX9|| align=right|15,1|| align=right|3,128|| align=right|0,029|| align=right|16,45|| align=right|5,532||MBA||2. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90271)||2003 CD10|| align=right|16,7|| align=right|2,319|| align=right|0,066|| align=right|7,22|| align=right|3,531||MBA||2. února 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90272)||2003 CM16|| align=right|15,2|| align=right|3,067|| align=right|0,059|| align=right|12,31|| align=right|5,371||MBA||7. února 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(90273)||2003 CC19|| align=right|15,3|| align=right|2,526|| align=right|0,191|| align=right|13,93|| align=right|4,014||MBA||8. února 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90274)||2003 CH20|| align=right|16,3|| align=right|2,313|| align=right|0,107|| align=right|7,98|| align=right|3,518||MBA||9. února 2003||Palomar||NEAT
|-
|(90275)||2003 DM|| align=right|15,0|| align=right|3,099|| align=right|0,102|| align=right|5,80|| align=right|5,456||MBA||19. února 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90276)||2003 DE2|| align=right|15,7|| align=right|2,574|| align=right|0,125|| align=right|11,74|| align=right|4,128||MBA||22. února 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(90277)||2003 DS7|| align=right|13,6|| align=right|3,396|| align=right|0,088|| align=right|9,16|| align=right|6,256||MBA||22. února 2003||Palomar||NEAT
|-
|(90278)||2003 DH9|| align=right|14,2|| align=right|3,233|| align=right|0,069|| align=right|20,54|| align=right|5,812||MBA||24. února 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(90279)||2003 DL10|| align=right|15,3|| align=right|2,701|| align=right|0,184|| align=right|13,74|| align=right|4,437||MBA||26. února 2003||Kleť||Klet
|-
|(90280)||2003 DY10|| align=right|15,3|| align=right|2,553|| align=right|0,126|| align=right|28,82|| align=right|4,078||MBA||26. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90281)||2003 DQ15|| align=right|16,6|| align=right|2,363|| align=right|0,317|| align=right|1,48|| align=right|3,633||MBA||27. února 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90282)||2003 DS20|| align=right|14,8|| align=right|3,251|| align=right|0,140|| align=right|2,71|| align=right|5,860||MBA||22. února 2003||Palomar||NEAT
|-
|(90283)||2003 DH22|| align=right|15,4|| align=right|2,568|| align=right|0,057|| align=right|13,05|| align=right|4,116||MBA||28. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90284)||2003 EO8|| align=right|15,2|| align=right|2,394|| align=right|0,228|| align=right|7,81|| align=right|3,704||MBA||6. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90285)||2003 EV9|| align=right|14,6|| align=right|3,166|| align=right|0,105|| align=right|11,83|| align=right|5,633||MBA||6. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90286)||2003 EB11|| align=right|14,7|| align=right|3,093|| align=right|0,185|| align=right|5,06|| align=right|5,438||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90287)||2003 EV12|| align=right|15,7|| align=right|2,548|| align=right|0,099|| align=right|5,91|| align=right|4,067||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90288)||2003 ET17|| align=right|15,0|| align=right|3,097|| align=right|0,143|| align=right|9,53|| align=right|5,449||MBA||6. března 2003||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(90289)||2003 EB20|| align=right|16,2|| align=right|2,379|| align=right|0,200|| align=right|1,60|| align=right|3,669||MBA||6. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90290)||2003 EX20|| align=right|14,6|| align=right|2,775|| align=right|0,179|| align=right|10,10|| align=right|4,622||MBA||6. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90291)||2003 EL21|| align=right|15,6|| align=right|2,349|| align=right|0,136|| align=right|6,30|| align=right|3,600||MBA||6. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90292)||2003 EN21|| align=right|15,8|| align=right|2,606|| align=right|0,100|| align=right|5,79|| align=right|4,206||MBA||6. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90293)||2003 EH22|| align=right|14,1|| align=right|3,210|| align=right|0,048|| align=right|8,81|| align=right|5,750||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90294)||2003 EX26|| align=right|16,4|| align=right|2,547|| align=right|0,105|| align=right|1,92|| align=right|4,064||MBA||6. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90295)||2003 ES28|| align=right|14,4|| align=right|3,080|| align=right|0,201|| align=right|15,18|| align=right|5,405||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90296)||2003 EY29|| align=right|14,1|| align=right|3,049|| align=right|0,066|| align=right|15,02|| align=right|5,322||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90297)||2003 EL31|| align=right|16,2|| align=right|2,466|| align=right|0,176|| align=right|2,98|| align=right|3,873||MBA||7. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90298)||2003 EA32|| align=right|16,4|| align=right|2,611|| align=right|0,123|| align=right|4,85|| align=right|4,219||MBA||7. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90299)||2003 ED34|| align=right|14,5|| align=right|2,608|| align=right|0,211|| align=right|15,22|| align=right|4,210||MBA||7. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90300)||2003 EJ40|| align=right|14,8|| align=right|2,537|| align=right|0,115|| align=right|26,35|| align=right|4,039||MBA||8. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90301)||2003 EN45|| align=right|16,3|| align=right|2,699|| align=right|0,190|| align=right|7,50|| align=right|4,433||MBA||7. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90302)||2003 EJ48|| align=right|15,2|| align=right|2,738|| align=right|0,105|| align=right|9,48|| align=right|4,531||MBA||9. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90303)||2003 EL49|| align=right|15,7|| align=right|2,335|| align=right|0,222|| align=right|11,54|| align=right|3,567||MBA||10. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90304)||2003 EM53|| align=right|14,7|| align=right|2,749|| align=right|0,175|| align=right|17,24|| align=right|4,557||MBA||9. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90305)||2003 FX|| align=right|15,1|| align=right|2,410|| align=right|0,304|| align=right|23,98|| align=right|3,741||MBA||21. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(90306)||2003 FO4|| align=right|14,4|| align=right|3,148|| align=right|0,149|| align=right|23,00|| align=right|5,584||MBA||26. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90307)||2003 FB10|| align=right|15,4|| align=right|3,009|| align=right|0,206|| align=right|2,43|| align=right|5,219||MBA||23. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90308)||2003 FV14|| align=right|15,4|| align=right|2,515|| align=right|0,050|| align=right|6,62|| align=right|3,989||MBA||23. března 2003||Catalina||CSS
|-
|(90309)||2003 FZ15|| align=right|15,3|| align=right|3,006|| align=right|0,238|| align=right|11,01|| align=right|5,210||MBA||23. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(90310)||2003 FH16|| align=right|14,8|| align=right|2,538|| align=right|0,107|| align=right|13,66|| align=right|4,044||MBA||23. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(90311)||2003 FM19|| align=right|15,0|| align=right|2,590|| align=right|0,176|| align=right|8,31|| align=right|4,167||MBA||25. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(90312)||2003 FL22|| align=right|16,5|| align=right|2,321|| align=right|0,144|| align=right|6,16|| align=right|3,536||MBA||25. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90313)||2003 FY23|| align=right|15,7|| align=right|2,437|| align=right|0,188|| align=right|2,02|| align=right|3,803||MBA||23. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90314)||2003 FL36|| align=right|14,7|| align=right|3,047|| align=right|0,155|| align=right|11,50|| align=right|5,318||MBA||23. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90315)||2003 FK37|| align=right|16,1|| align=right|2,374|| align=right|0,220|| align=right|2,11|| align=right|3,656||MBA||23. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90316)||2003 FZ38|| align=right|15,1|| align=right|3,191|| align=right|0,180|| align=right|10,05|| align=right|5,699||MBA||23. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90317)||2003 FZ42|| align=right|16,1|| align=right|2,343|| align=right|0,132|| align=right|6,29|| align=right|3,586||MBA||23. března 2003||Catalina||CSS
|-
|(90318)||2003 FO49|| align=right|14,7|| align=right|2,970|| align=right|0,093|| align=right|10,89|| align=right|5,118||MBA||24. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90319)||2003 FO50|| align=right|16,0|| align=right|2,478|| align=right|0,183|| align=right|1,80|| align=right|3,900||MBA||25. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(90320)||2003 FK63|| align=right|16,3|| align=right|2,231|| align=right|0,085|| align=right|5,73|| align=right|3,331||MBA||26. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(90321)||2003 FZ67|| align=right|14,8|| align=right|2,639|| align=right|0,150|| align=right|15,44|| align=right|4,287||MBA||26. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90322)||2003 FR70|| align=right|15,7|| align=right|2,744|| align=right|0,032|| align=right|5,04|| align=right|4,544||MBA||26. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90323)||2003 FV72|| align=right|15,5|| align=right|3,070|| align=right|0,235|| align=right|7,94|| align=right|5,378||MBA||26. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(90324)||2003 FL74|| align=right|15,1|| align=right|3,012|| align=right|0,129|| align=right|10,26|| align=right|5,226||MBA||26. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(90325)||2003 FW76|| align=right|15,0|| align=right|2,851|| align=right|0,162|| align=right|4,63|| align=right|4,814||MBA||27. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(90326)||2003 FA79|| align=right|15,8|| align=right|2,286|| align=right|0,255|| align=right|6,21|| align=right|3,455||MBA||27. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90327)||2003 FO83|| align=right|14,9|| align=right|2,699|| align=right|0,107|| align=right|13,86|| align=right|4,434||MBA||27. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(90328)||2003 FQ85|| align=right|15,1|| align=right|2,333|| align=right|0,124|| align=right|6,45|| align=right|3,563||MBA||28. března 2003||Catalina||CSS
|-
|(90329)||2003 FY87|| align=right|16,1|| align=right|2,372|| align=right|0,133|| align=right|7,35|| align=right|3,652||MBA||28. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90330)||2003 FT90|| align=right|15,2|| align=right|2,317|| align=right|0,139|| align=right|6,17|| align=right|3,526||MBA||29. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90331)||2003 FT91|| align=right|15,7|| align=right|2,409|| align=right|0,179|| align=right|8,46|| align=right|3,739||MBA||29. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90332)||2003 FH92|| align=right|15,4|| align=right|2,722|| align=right|0,106|| align=right|5,93|| align=right|4,489||MBA||29. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90333)||2003 FW92|| align=right|15,5|| align=right|2,865|| align=right|0,130|| align=right|7,52|| align=right|4,848||MBA||29. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90334)||2003 FC94|| align=right|15,0|| align=right|2,278|| align=right|0,166|| align=right|19,83|| align=right|3,438||MBA||29. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90335)||2003 FD96|| align=right|14,8|| align=right|3,040|| align=right|0,136|| align=right|4,75|| align=right|5,301||MBA||30. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90336)||2003 FP97|| align=right|15,4|| align=right|3,044|| align=right|0,132|| align=right|0,59|| align=right|5,311||MBA||30. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90337)||2003 FQ97|| align=right|11,5|| align=right|5,230|| align=right|0,079|| align=right|19,36|| align=right|11,96||JUT||30. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90338)||2003 FH102|| align=right|14,9|| align=right|2,411|| align=right|0,111|| align=right|6,95|| align=right|3,742||MBA||31. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90339)||2003 FF104|| align=right|14,6|| align=right|3,062|| align=right|0,131|| align=right|11,92|| align=right|5,357||MBA||25. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90340)||2003 FQ106|| align=right|15,7|| align=right|2,792|| align=right|0,083|| align=right|5,73|| align=right|4,664||MBA||27. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90341)||2003 GT5|| align=right|15,8|| align=right|2,467|| align=right|0,135|| align=right|8,05|| align=right|3,874||MBA||1. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90342)||2003 GQ6|| align=right|15,6|| align=right|2,987|| align=right|0,130|| align=right|2,41|| align=right|5,162||MBA||2. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90343)||2003 GO8|| align=right|15,9|| align=right|2,767|| align=right|0,036|| align=right|1,96|| align=right|4,602||MBA||3. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90344)||2003 GA9|| align=right|15,3|| align=right|2,429|| align=right|0,048|| align=right|6,46|| align=right|3,786||MBA||1. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90345)||2003 GC14|| align=right|15,5|| align=right|2,381|| align=right|0,133|| align=right|7,70|| align=right|3,672||MBA||1. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90346)||2003 GP15|| align=right|16,0|| align=right|2,609|| align=right|0,086|| align=right|2,45|| align=right|4,213||MBA||3. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90347)||2003 GF35|| align=right|15,2|| align=right|2,726|| align=right|0,095|| align=right|13,99|| align=right|4,500||MBA||8. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90348)||2003 GA36|| align=right|14,9|| align=right|3,165|| align=right|0,181|| align=right|17,81|| align=right|5,630||MBA||5. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90349)||2003 GV39|| align=right|14,9|| align=right|3,142|| align=right|0,124|| align=right|13,33|| align=right|5,570||MBA||8. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90350)||2003 GO42|| align=right|14,7|| align=right|2,699|| align=right|0,222|| align=right|13,42|| align=right|4,433||MBA||6. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90351)||2003 GW42|| align=right|14,5|| align=right|3,198|| align=right|0,208|| align=right|16,43|| align=right|5,719||MBA||9. dubna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(90352)||2003 GK49|| align=right|15,0|| align=right|2,867|| align=right|0,073|| align=right|9,43|| align=right|4,853||MBA||8. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90353)||2003 GC50|| align=right|14,9|| align=right|3,064|| align=right|0,080|| align=right|8,06|| align=right|5,364||MBA||7. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90354)||2003 GD50|| align=right|15,3|| align=right|2,392|| align=right|0,197|| align=right|7,97|| align=right|3,698||MBA||7. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90355)||2003 HC12|| align=right|15,1|| align=right|2,699|| align=right|0,191|| align=right|14,54|| align=right|4,433||MBA||25. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90356)||2003 HW12|| align=right|16,2|| align=right|2,243|| align=right|0,108|| align=right|7,13|| align=right|3,359||MBA||24. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90357)||2003 HC20|| align=right|15,9|| align=right|2,738|| align=right|0,072|| align=right|0,93|| align=right|4,530||MBA||26. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90358)||2003 HP26|| align=right|14,3|| align=right|3,094|| align=right|0,152|| align=right|18,11|| align=right|5,441||MBA||27. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90359)||2003 HY31|| align=right|14,9|| align=right|3,057|| align=right|0,047|| align=right|9,62|| align=right|5,345||MBA||28. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90360)||2003 HJ43|| align=right|15,2|| align=right|3,072|| align=right|0,068|| align=right|3,49|| align=right|5,384||MBA||29. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90361)||2003 HY48|| align=right|15,6|| align=right|2,334|| align=right|0,096|| align=right|6,28|| align=right|3,566||MBA||30. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90362)||2003 HZ51|| align=right|15,3|| align=right|3,029|| align=right|0,079|| align=right|10,37|| align=right|5,270||MBA||30. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90363)||2003 HH52|| align=right|14,3|| align=right|3,118|| align=right|0,038|| align=right|14,89|| align=right|5,505||MBA||30. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90364)||2003 JS7|| align=right|15,0|| align=right|2,700|| align=right|0,048|| align=right|11,41|| align=right|4,435||MBA||2. května 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90365)||2003 JL10|| align=right|15,3|| align=right|2,614|| align=right|0,132|| align=right|12,53|| align=right|4,225||MBA||2. května 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90366)||2003 JJ13|| align=right|14,7|| align=right|3,220|| align=right|0,166|| align=right|7,61|| align=right|5,776||MBA||5. května 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90367)||2003 LC5|| align=right|17,7|| align=right|1,156|| align=right|0,427|| align=right|16,89|| align=right|1,242||APL||6. června 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90368)||2003 MG|| align=right|13,4|| align=right|2,742|| align=right|0,348|| align=right|31,55|| align=right|4,539||MBA||19. června 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(90369)||2003 MN1|| align=right|14,4|| align=right|3,111|| align=right|0,085|| align=right|23,20|| align=right|5,487||MBA||23. června 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90370)||2003 NY5|| align=right|15,2|| align=right|3,128|| align=right|0,113|| align=right|8,27|| align=right|5,530||MBA||7. července 2003||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(90371)||2003 PV7|| align=right|14,9|| align=right|2,809|| align=right|0,125|| align=right|8,98|| align=right|4,706||MBA||2. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90372)||2003 QR88|| align=right|13,4|| align=right|3,175|| align=right|0,232|| align=right|14,11|| align=right|5,655||MBA||25. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90373)||2003 SZ219|| align=right|18,8|| align=right|1,627|| align=right|0,205|| align=right|9,88|| align=right|2,075||AMR||28. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90374)||2003 UO60|| align=right|14,4|| align=right|3,157|| align=right|0,178|| align=right|9,80|| align=right|5,607||MBA||17. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90375)||2003 UX257|| align=right|15,1|| align=right|2,971|| align=right|0,079|| align=right|10,71|| align=right|5,121||MBA||25. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90376)||2003 VL|| align=right|15,2|| align=right|3,073|| align=right|0,044|| align=right|11,86|| align=right|5,387||MBA||5. listopadu 2003||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(90377) Sedna||2003 VB12|| align=right|1,6|| align=right|490|| align=right|0,845|| align=right|11,94|| align=right|10822||CNT||14. listopadu 2003||Palomar||M. E. Brown; C. A. Trujillo; D. Rabinowitz
|-
|(90378)||2003 WL23|| align=right|15,6|| align=right|2,741|| align=right|0,078|| align=right|2,72|| align=right|4,538||MBA||18. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90379)||2003 WO56|| align=right|14,4|| align=right|3,151|| align=right|0,105|| align=right|15,40|| align=right|5,592||MBA||20. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90380)||2003 WX68|| align=right|12,5|| align=right|5,170|| align=right|0,101|| align=right|9,94|| align=right|11,76||JUT||19. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90381)||2003 WA69|| align=right|15,0|| align=right|2,758|| align=right|0,134|| align=right|9,88|| align=right|4,579||MBA||19. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90382)||2003 WL73|| align=right|17,0|| align=right|2,351|| align=right|0,231|| align=right|2,87|| align=right|3,603||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90383)||2003 WN89|| align=right|16,4|| align=right|2,647|| align=right|0,217|| align=right|1,71|| align=right|4,306||MBA||16. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(90384)||2003 WV112|| align=right|15,2|| align=right|3,013|| align=right|0,156|| align=right|4,42|| align=right|5,228||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90385)||2003 WU121|| align=right|16,1|| align=right|2,265|| align=right|0,186|| align=right|4,98|| align=right|3,408||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90386)||2003 WO126|| align=right|15,3|| align=right|2,592|| align=right|0,341|| align=right|14,97|| align=right|4,174||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90387)||2003 WY140|| align=right|14,5|| align=right|3,026|| align=right|0,118|| align=right|12,54|| align=right|5,264||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90388)||2003 WY152|| align=right|14,6|| align=right|2,596|| align=right|0,172|| align=right|15,74|| align=right|4,183||MBA||24. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(90389)||2003 WQ153|| align=right|15,3|| align=right|2,749|| align=right|0,172|| align=right|10,04|| align=right|4,556||MBA||28. listopadu 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90390)||2003 XH5|| align=right|14,7|| align=right|2,790|| align=right|0,236|| align=right|7,35|| align=right|4,659||MBA||1. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90391)||2003 XM7|| align=right|16,0|| align=right|2,363|| align=right|0,138|| align=right|5,22|| align=right|3,632||MBA||1. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90392)||2003 XB12|| align=right|14,2|| align=right|2,725|| align=right|0,159|| align=right|23,49|| align=right|4,497||MBA||14. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90393)||2003 XD14|| align=right|15,2|| align=right|2,625|| align=right|0,145|| align=right|16,22|| align=right|4,253||MBA||15. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90394)||2003 XK14|| align=right|14,6|| align=right|2,560|| align=right|0,073|| align=right|22,18|| align=right|4,096||MBA||15. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90395)||2003 XD15|| align=right|15,1|| align=right|2,296|| align=right|0,190|| align=right|23,62|| align=right|3,477||MBA||1. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90396)||2003 YA4|| align=right|15,5|| align=right|2,571|| align=right|0,089|| align=right|10,63|| align=right|4,122||MBA||16. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(90397)||2003 YW4|| align=right|16,1|| align=right|2,533|| align=right|0,269|| align=right|6,32|| align=right|4,030||MBA||16. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(90398)||2003 YA16|| align=right|15,6|| align=right|2,444|| align=right|0,069|| align=right|6,03|| align=right|3,820||MBA||17. prosince 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90399)||2003 YN16|| align=right|15,5|| align=right|2,562|| align=right|0,126|| align=right|8,84|| align=right|4,100||MBA||17. prosince 2003||Palomar||NEAT
|-
|(90400)||2003 YS26|| align=right|16,3|| align=right|2,340|| align=right|0,094|| align=right|6,94|| align=right|3,578||MBA||18. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90401)||2003 YJ43|| align=right|16,4|| align=right|2,231|| align=right|0,188|| align=right|0,71|| align=right|3,332||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90402)||2003 YW43|| align=right|14,5|| align=right|3,171|| align=right|0,193|| align=right|16,53|| align=right|5,645||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90403)||2003 YE45|| align=right|17,8|| align=right|1,234|| align=right|0,280|| align=right|19,02|| align=right|1,371||APL PHA||21. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(90404)||2003 YO53|| align=right|15,9|| align=right|2,571|| align=right|0,120|| align=right|1,25|| align=right|4,122||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90405)||2003 YW53|| align=right|15,2|| align=right|2,740|| align=right|0,060|| align=right|4,22|| align=right|4,535||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90406)||2003 YW61|| align=right|15,5|| align=right|2,568|| align=right|0,142|| align=right|4,20|| align=right|4,114||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90407)||2003 YB73|| align=right|14,6|| align=right|2,699|| align=right|0,030|| align=right|5,94|| align=right|4,434||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90408)||2003 YG79|| align=right|15,1|| align=right|2,942|| align=right|0,139|| align=right|6,23|| align=right|5,044||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90409)||2003 YT80|| align=right|14,6|| align=right|3,126|| align=right|0,152|| align=right|3,71|| align=right|5,526||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90410)||2003 YS84|| align=right|15,8|| align=right|2,344|| align=right|0,170|| align=right|6,87|| align=right|3,589||MBA||19. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90411)||2003 YH85|| align=right|16,2|| align=right|2,289|| align=right|0,174|| align=right|7,85|| align=right|3,463||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90412)||2003 YY90|| align=right|15,9|| align=right|2,779|| align=right|0,216|| align=right|8,84|| align=right|4,632||MBA||20. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90413)||2003 YD98|| align=right|15,8|| align=right|2,493|| align=right|0,103|| align=right|3,68|| align=right|3,935||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90414) Karpov||2003 YP110|| align=right|16,1|| align=right|2,388|| align=right|0,065|| align=right|6,35|| align=right|3,690||MBA||19. prosince 2003||Pla D'Arguines||R. Ferrando
|-
|(90415)||2003 YU113|| align=right|15,1|| align=right|2,692|| align=right|0,142|| align=right|12,89|| align=right|4,416||MBA||23. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90416)||2003 YK118|| align=right|18,7|| align=right|1,695|| align=right|0,493|| align=right|7,86|| align=right|2,206||APL PHA||28. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90417)||2003 YF137|| align=right|15,9|| align=right|2,316|| align=right|0,213|| align=right|4,83|| align=right|3,524||MBA||27. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90418)||2003 YJ137|| align=right|15,7|| align=right|2,899|| align=right|0,057|| align=right|3,23|| align=right|4,934||MBA||27. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90419)||2003 YA138|| align=right|16,3|| align=right|2,432|| align=right|0,146|| align=right|3,00|| align=right|3,792||MBA||27. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90420)||2003 YX138|| align=right|15,5|| align=right|2,954|| align=right|0,052|| align=right|2,30|| align=right|5,075||MBA||27. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90421)||2003 YD139|| align=right|14,8|| align=right|2,678|| align=right|0,149|| align=right|12,45|| align=right|4,382||MBA||27. prosince 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90422)||2003 YJ142|| align=right|14,2|| align=right|2,688|| align=right|0,190|| align=right|14,08|| align=right|4,406||MBA||28. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90423)||2003 YH149|| align=right|14,5|| align=right|2,667|| align=right|0,068|| align=right|15,67|| align=right|4,355||MBA||29. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90424)||2003 YB152|| align=right|15,3|| align=right|2,658|| align=right|0,043|| align=right|15,10|| align=right|4,332||MBA||29. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(90425)||2004 AK2|| align=right|15,5|| align=right|2,655|| align=right|0,138|| align=right|3,90|| align=right|4,326||MBA||13. ledna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90426)||2004 AL3|| align=right|15,6|| align=right|2,390|| align=right|0,131|| align=right|5,75|| align=right|3,693||MBA||13. ledna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90427)||2004 BS1|| align=right|14,8|| align=right|2,697|| align=right|0,097|| align=right|13,15|| align=right|4,429||MBA||16. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90428)||2004 BL30|| align=right|16,1|| align=right|2,793|| align=right|0,206|| align=right|1,95|| align=right|4,666||MBA||18. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90429)||2004 BW37|| align=right|17,4|| align=right|2,437|| align=right|0,131|| align=right|1,88|| align=right|3,804||MBA||19. ledna 2004||Catalina||CSS
|-
|(90430)||2004 BM44|| align=right|15,6|| align=right|2,678|| align=right|0,227|| align=right|13,72|| align=right|4,383||MBA||22. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90431)||2004 BY55|| align=right|14,6|| align=right|3,014|| align=right|0,029|| align=right|11,31|| align=right|5,231||MBA||23. ledna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90432)||2004 BG56|| align=right|17,4|| align=right|2,318|| align=right|0,175|| align=right|1,10|| align=right|3,529||MBA||23. ledna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90433)||2004 BD62|| align=right|16,6|| align=right|2,365|| align=right|0,166|| align=right|1,82|| align=right|3,635||MBA||22. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90434)||2004 BF69|| align=right|16,0|| align=right|2,523|| align=right|0,173|| align=right|10,25|| align=right|4,007||MBA||20. ledna 2004||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(90435)||2004 BD74|| align=right|15,4|| align=right|3,081|| align=right|0,119|| align=right|0,71|| align=right|5,408||MBA||24. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90436)||2004 BH81|| align=right|16,2|| align=right|2,719|| align=right|0,127|| align=right|1,69|| align=right|4,483||MBA||26. ledna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90437)||2004 BW82|| align=right|15,9|| align=right|2,778|| align=right|0,324|| align=right|10,53|| align=right|4,629||MBA||23. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90438)||2004 BP83|| align=right|15,4|| align=right|2,452|| align=right|0,111|| align=right|23,28|| align=right|3,838||MBA||22. ledna 2004||Haleakala||NEAT
|-
|(90439)||2004 BS83|| align=right|14,6|| align=right|2,572|| align=right|0,104|| align=right|19,03|| align=right|4,124||MBA||23. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90440)||2004 BV83|| align=right|15,3|| align=right|2,669|| align=right|0,124|| align=right|12,99|| align=right|4,360||MBA||23. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90441)||2004 BC87|| align=right|15,8|| align=right|2,385|| align=right|0,129|| align=right|7,20|| align=right|3,684||MBA||22. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90442)||2004 BR89|| align=right|16,3|| align=right|2,279|| align=right|0,107|| align=right|6,40|| align=right|3,440||MBA||23. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90443)||2004 BS90|| align=right|15,2|| align=right|3,109|| align=right|0,109|| align=right|5,73|| align=right|5,482||MBA||24. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90444)||2004 BQ95|| align=right|13,9|| align=right|3,083|| align=right|0,159|| align=right|16,29|| align=right|5,414||MBA||28. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90445)||2004 BY101|| align=right|16,6|| align=right|2,329|| align=right|0,162|| align=right|3,57|| align=right|3,555||MBA||29. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90446)||2004 BL107|| align=right|15,3|| align=right|2,355|| align=right|0,217|| align=right|5,62|| align=right|3,613||MBA||28. ledna 2004||Catalina||CSS
|-
|(90447)||2004 BB109|| align=right|16,2|| align=right|2,320|| align=right|0,112|| align=right|8,10|| align=right|3,533||MBA||28. ledna 2004||Catalina||CSS
|-
|(90448)||2004 BB114|| align=right|16,0|| align=right|2,314|| align=right|0,241|| align=right|2,00|| align=right|3,520||MBA||29. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90449)||2004 BR116|| align=right|14,4|| align=right|3,059|| align=right|0,223|| align=right|20,03|| align=right|5,350||MBA||27. ledna 2004||Catalina||CSS
|-
|(90450)||2004 BR117|| align=right|13,8|| align=right|3,180|| align=right|0,064|| align=right|20,48|| align=right|5,670||MBA||28. ledna 2004||Catalina||CSS
|-
|(90451)||2004 BK122|| align=right|14,3|| align=right|3,174|| align=right|0,066|| align=right|22,44|| align=right|5,654||MBA||31. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90452)||2004 BO122|| align=right|13,9|| align=right|3,113|| align=right|0,319|| align=right|24,10|| align=right|5,493||MBA||29. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90453)||2004 CM|| align=right|14,6|| align=right|3,008|| align=right|0,093|| align=right|13,08|| align=right|5,216||MBA||6. února 2004||Tenagra II||M. Schwartz; P. R. Holvorcem
|-
|(90454)||2004 CV|| align=right|15,8|| align=right|2,349|| align=right|0,178|| align=right|7,89|| align=right|3,600||MBA||10. února 2004||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(90455)||2004 CU2|| align=right|15,7|| align=right|2,348|| align=right|0,202|| align=right|1,92|| align=right|3,597||MBA||12. února 2004||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(90456)||2004 CV2|| align=right|14,1|| align=right|3,969|| align=right|0,169|| align=right|12,46|| align=right|7,906||HLD||13. února 2004||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(90457)||2004 CY7|| align=right|14,5|| align=right|2,543|| align=right|0,214|| align=right|14,93|| align=right|4,056||MBA||10. února 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90458)||2004 CM11|| align=right|14,5|| align=right|3,343|| align=right|0,035|| align=right|10,02|| align=right|6,112||MBA||11. února 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90459)||2004 CQ16|| align=right|15,4|| align=right|3,058|| align=right|0,146|| align=right|7,82|| align=right|5,347||MBA||11. února 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90460)||2004 CD35|| align=right|16,3|| align=right|2,319|| align=right|0,182|| align=right|3,91|| align=right|3,532||MBA||13. února 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90461)||2004 CS35|| align=right|15,5|| align=right|3,069|| align=right|0,223|| align=right|2,08|| align=right|5,375||MBA||11. února 2004||Catalina||CSS
|-
|(90462)||2004 CA36|| align=right|15,1|| align=right|2,315|| align=right|0,222|| align=right|23,66|| align=right|3,521||MBA||11. února 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90463)||2004 CS39|| align=right|16,0|| align=right|3,117|| align=right|0,051|| align=right|8,98|| align=right|5,501||MBA||14. února 2004||Jornada||D. S. Dixon
|-
|(90464)||2004 CA42|| align=right|15,7|| align=right|2,463|| align=right|0,127|| align=right|4,32|| align=right|3,866||MBA||10. února 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90465)||2004 CT49|| align=right|16,8|| align=right|2,184|| align=right|0,149|| align=right|4,74|| align=right|3,228||MBA||11. února 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90466)||2004 CG80|| align=right|15,7|| align=right|2,390|| align=right|0,243|| align=right|5,69|| align=right|3,694||MBA||11. února 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90467)||2004 CU91|| align=right|16,6|| align=right|2,417|| align=right|0,083|| align=right|9,07|| align=right|3,758||MBA||13. února 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90468)||2004 CV91|| align=right|14,7|| align=right|3,164|| align=right|0,134|| align=right|8,66|| align=right|5,627||MBA||14. února 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90469)||2004 CY94|| align=right|16,8|| align=right|2,488|| align=right|0,082|| align=right|3,40|| align=right|3,924||MBA||12. února 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90470)||2004 CH97|| align=right|16,1|| align=right|2,350|| align=right|0,106|| align=right|5,04|| align=right|3,602||MBA||13. února 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90471)||2004 CF98|| align=right|16,2|| align=right|2,327|| align=right|0,142|| align=right|6,30|| align=right|3,549||MBA||14. února 2004||Catalina||CSS
|-
|(90472)||2004 CT99|| align=right|16,0|| align=right|2,467|| align=right|0,167|| align=right|3,13|| align=right|3,873||MBA||15. února 2004||Catalina||CSS
|-
|(90473)||2004 CT102|| align=right|16,3|| align=right|2,710|| align=right|0,232|| align=right|8,85|| align=right|4,461||MBA||12. února 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90474)||2004 CU104|| align=right|16,4|| align=right|2,275|| align=right|0,108|| align=right|2,66|| align=right|3,431||MBA||13. února 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90475)||2004 CC105|| align=right|14,3|| align=right|3,125|| align=right|0,179|| align=right|17,67|| align=right|5,522||MBA||13. února 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90476)||2004 CE105|| align=right|16,2|| align=right|2,394|| align=right|0,135|| align=right|1,98|| align=right|3,703||MBA||13. února 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90477)||2004 CH106|| align=right|16,3|| align=right|2,591|| align=right|0,149|| align=right|12,59|| align=right|4,169||MBA||14. února 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90478)||2004 CX108|| align=right|13,9|| align=right|3,227|| align=right|0,019|| align=right|19,85|| align=right|5,797||MBA||15. února 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90479)||2004 CC109|| align=right|15,0|| align=right|2,592|| align=right|0,105|| align=right|13,68|| align=right|4,172||MBA||15. února 2004||Catalina||CSS
|-
|(90480)||2004 CG109|| align=right|14,5|| align=right|3,216|| align=right|0,108|| align=right|19,59|| align=right|5,766||MBA||15. února 2004||Catalina||CSS
|-
|(90481) Wollstonecraft||2004 DA|| align=right|15,4|| align=right|2,791|| align=right|0,249|| align=right|9,13|| align=right|4,663||MBA||16. února 2004||Needville||J. Dellinger; D. Wells
|-
|(90482) Orcus||2004 DW|| align=right|2,3|| align=right|39,39|| align=right|0,220|| align=right|20,59|| align=right|248||PLT||17. února 2004||Palomar||M. Brown; C. Trujillo; D. Rabinowitz
|-
|(90483)||2004 DM4|| align=right|15,3|| align=right|2,760|| align=right|0,062|| align=right|12,28|| align=right|4,585||MBA||16. února 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90484)||2004 DU6|| align=right|16,1|| align=right|2,588|| align=right|0,072|| align=right|6,05|| align=right|4,162||MBA||16. února 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90485)||2004 DY6|| align=right|14,4|| align=right|2,620|| align=right|0,292|| align=right|13,69|| align=right|4,240||MBA||16. února 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90486)||2004 DL12|| align=right|15,5|| align=right|2,633|| align=right|0,114|| align=right|13,19|| align=right|4,273||MBA||17. února 2004||Haleakala||NEAT
|-
|(90487)||2004 DW12|| align=right|14,6|| align=right|3,236|| align=right|0,022|| align=right|21,36|| align=right|5,821||MBA||16. února 2004||Catalina||CSS
|-
|(90488)||2004 DX12|| align=right|16,3|| align=right|2,681|| align=right|0,138|| align=right|14,29|| align=right|4,389||MBA||16. února 2004||Catalina||CSS
|-
|(90489)||2004 DH19|| align=right|17,1|| align=right|2,352|| align=right|0,152|| align=right|2,57|| align=right|3,607||MBA||17. února 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90490)||2004 DU20|| align=right|14,8|| align=right|2,963|| align=right|0,085|| align=right|8,76|| align=right|5,099||MBA||17. února 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90491)||2004 DW22|| align=right|15,4|| align=right|2,792|| align=right|0,179|| align=right|8,75|| align=right|4,664||MBA||18. února 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90492)||2004 DQ34|| align=right|16,0|| align=right|2,691|| align=right|0,115|| align=right|11,54|| align=right|4,415||MBA||19. února 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90493)||2004 DM37|| align=right|15,8|| align=right|2,600|| align=right|0,100|| align=right|13,74|| align=right|4,193||MBA||19. února 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90494)||2004 DY40|| align=right|16,2|| align=right|2,312|| align=right|0,139|| align=right|4,09|| align=right|3,515||MBA||18. února 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90495)||2004 DW43|| align=right|16,7|| align=right|2,328|| align=right|0,204|| align=right|2,84|| align=right|3,551||MBA||23. února 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90496)||2004 DH48|| align=right|16,6|| align=right|2,342|| align=right|0,207|| align=right|4,66|| align=right|3,584||MBA||19. února 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90497)||2004 DH59|| align=right|15,9|| align=right|2,768|| align=right|0,032|| align=right|4,97|| align=right|4,604||MBA||23. února 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90498)||2004 DC71|| align=right|15,2|| align=right|1,928|| align=right|0,134|| align=right|24,92|| align=right|2,676||MBA||17. února 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90499)||2004 EC2|| align=right|16,3|| align=right|2,296|| align=right|0,129|| align=right|3,59|| align=right|3,479||MBA||12. března 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90500)||2004 EG4|| align=right|13,9|| align=right|3,072|| align=right|0,113|| align=right|15,38|| align=right|5,384||MBA||11. března 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90501)||2004 EM4|| align=right|15,1|| align=right|3,064|| align=right|0,142|| align=right|16,68|| align=right|5,362||MBA||11. března 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90502)||2004 EM7|| align=right|14,5|| align=right|3,984|| align=right|0,192|| align=right|9,11|| align=right|7,950||HLD||12. března 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90503)||2004 EP10|| align=right|15,9|| align=right|2,398|| align=right|0,202|| align=right|2,14|| align=right|3,712||MBA||15. března 2004||Catalina||CSS
|-
|(90504)||2004 EC14|| align=right|16,1|| align=right|2,309|| align=right|0,151|| align=right|6,94|| align=right|3,507||MBA||11. března 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90505)||2004 EM16|| align=right|16,1|| align=right|2,315|| align=right|0,217|| align=right|3,74|| align=right|3,521||MBA||12. března 2004||Cordell-Lorenz||Cordell-Lorenz
|-
|(90506)||2004 EU17|| align=right|14,9|| align=right|2,726|| align=right|0,037|| align=right|10,24|| align=right|4,500||MBA||12. března 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90507)||2004 EY17|| align=right|15,3|| align=right|2,672|| align=right|0,190|| align=right|13,23|| align=right|4,368||MBA||12. března 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90508)||2004 EE18|| align=right|15,6|| align=right|2,657|| align=right|0,141|| align=right|13,52|| align=right|4,329||MBA||12. března 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90509)||2004 EN18|| align=right|15,2|| align=right|2,669|| align=right|0,141|| align=right|12,02|| align=right|4,360||MBA||13. března 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90510)||2004 EW20|| align=right|14,1|| align=right|3,156|| align=right|0,289|| align=right|24,95|| align=right|5,606||MBA||15. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90511)||2004 EZ31|| align=right|16,1|| align=right|2,255|| align=right|0,042|| align=right|4,96|| align=right|3,385||MBA||14. března 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90512)||2004 EF37|| align=right|15,0|| align=right|2,714|| align=right|0,084|| align=right|7,07|| align=right|4,470||MBA||13. března 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90513)||2004 EZ37|| align=right|14,5|| align=right|2,691|| align=right|0,196|| align=right|11,31|| align=right|4,414||MBA||14. března 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90514)||2004 EU42|| align=right|15,1|| align=right|3,048|| align=right|0,065|| align=right|12,35|| align=right|5,320||MBA||15. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90515)||2004 ES56|| align=right|16,7|| align=right|2,399|| align=right|0,155|| align=right|2,03|| align=right|3,716||MBA||14. března 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90516)||2004 EO59|| align=right|15,8|| align=right|2,347|| align=right|0,084|| align=right|6,90|| align=right|3,594||MBA||15. března 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90517)||2004 EF60|| align=right|15,8|| align=right|2,315|| align=right|0,054|| align=right|6,43|| align=right|3,522||MBA||15. března 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90518)||2004 EL60|| align=right|16,0|| align=right|2,198|| align=right|0,139|| align=right|7,79|| align=right|3,259||MBA||15. března 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90519)||2004 EA64|| align=right|14,1|| align=right|2,796|| align=right|0,310|| align=right|11,14|| align=right|4,675||MBA||13. března 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90520)||2004 EZ65|| align=right|15,1|| align=right|2,600|| align=right|0,142|| align=right|12,41|| align=right|4,192||MBA||14. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90521)||2004 EK66|| align=right|15,6|| align=right|2,601|| align=right|0,141|| align=right|13,90|| align=right|4,193||MBA||14. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90522)||2004 EA74|| align=right|13,9|| align=right|3,132|| align=right|0,153|| align=right|23,85|| align=right|5,541||MBA||15. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90523)||2004 EX79|| align=right|14,8|| align=right|2,579|| align=right|0,099|| align=right|15,94|| align=right|4,141||MBA||12. března 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90524)||2004 EV92|| align=right|16,0|| align=right|2,544|| align=right|0,130|| align=right|9,93|| align=right|4,058||MBA||15. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90525)||2004 FB2|| align=right|16,6|| align=right|2,314|| align=right|0,015|| align=right|1,80|| align=right|3,520||MBA||17. března 2004||Wrightwood||J. W. Young
|-
|(90526)||2004 FQ11|| align=right|16,2|| align=right|2,324|| align=right|0,046|| align=right|6,36|| align=right|3,542||MBA||16. března 2004||Catalina||CSS
|-
|(90527)||2004 FB15|| align=right|16,5|| align=right|2,346|| align=right|0,181|| align=right|0,58|| align=right|3,593||MBA||16. března 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90528) Raywhite||2004 FE19|| align=right|15,0|| align=right|2,563|| align=right|0,122|| align=right|4,80|| align=right|4,103||MBA||16. března 2004||Catalina||CSS
|-
|(90529)||2004 FN19|| align=right|16,4|| align=right|2,332|| align=right|0,099|| align=right|2,71|| align=right|3,561||MBA||16. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90530)||2004 FX20|| align=right|15,7|| align=right|2,345|| align=right|0,075|| align=right|7,39|| align=right|3,591||MBA||16. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90531)||2004 FY25|| align=right|16,8|| align=right|2,213|| align=right|0,092|| align=right|3,51|| align=right|3,292||MBA||17. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90532)||2004 FC28|| align=right|14,0|| align=right|3,139|| align=right|0,251|| align=right|25,26|| align=right|5,561||MBA||17. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90533) Laurentblind||2004 FB29|| align=right|15,3|| align=right|2,694|| align=right|0,068|| align=right|5,60|| align=right|4,421||MBA||28. března 2004||Ottmarsheim||C. Rinner
|-
|(90534)||2004 FW39|| align=right|15,4|| align=right|3,172|| align=right|0,130|| align=right|5,27|| align=right|5,648||MBA||18. března 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90535)||2004 FC42|| align=right|15,9|| align=right|2,550|| align=right|0,111|| align=right|12,25|| align=right|4,072||MBA||17. března 2004||Catalina||CSS
|-
|(90536)||2004 FU45|| align=right|15,6|| align=right|2,361|| align=right|0,133|| align=right|6,86|| align=right|3,627||MBA||16. března 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90537)||2004 FU46|| align=right|14,9|| align=right|3,070|| align=right|0,193|| align=right|1,97|| align=right|5,378||MBA||17. března 2004||Catalina||CSS
|-
|(90538)||2004 FE65|| align=right|14,9|| align=right|2,677|| align=right|0,127|| align=right|14,92|| align=right|4,380||MBA||19. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90539)||2004 FH68|| align=right|15,2|| align=right|2,593|| align=right|0,037|| align=right|14,87|| align=right|4,174||MBA||20. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90540)||2004 FH92|| align=right|15,4|| align=right|2,641|| align=right|0,058|| align=right|14,44|| align=right|4,290||MBA||17. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90541)||2004 FD93|| align=right|15,2|| align=right|3,060|| align=right|0,071|| align=right|16,55|| align=right|5,351||MBA||19. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90542)||2004 FG94|| align=right|13,3|| align=right|3,182|| align=right|0,094|| align=right|22,67|| align=right|5,676||MBA||22. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90543)||2004 FO94|| align=right|14,4|| align=right|2,535|| align=right|0,212|| align=right|13,44|| align=right|4,036||MBA||18. března 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90544)||2004 FW95|| align=right|14,4|| align=right|3,184|| align=right|0,171|| align=right|8,49|| align=right|5,681||MBA||23. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90545)||2004 FG97|| align=right|15,7|| align=right|2,232|| align=right|0,196|| align=right|5,96|| align=right|3,333||MBA||23. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90546)||2004 FW109|| align=right|16,6|| align=right|2,392|| align=right|0,156|| align=right|2,27|| align=right|3,698||MBA||24. března 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90547)||2004 FY109|| align=right|15,5|| align=right|2,981|| align=right|0,172|| align=right|2,45|| align=right|5,147||MBA||24. března 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90548)||2004 FD110|| align=right|16,4|| align=right|2,378|| align=right|0,061|| align=right|6,25|| align=right|3,665||MBA||24. března 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90549)||2004 FP110|| align=right|16,9|| align=right|2,319|| align=right|0,077|| align=right|1,91|| align=right|3,530||MBA||25. března 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90550)||2004 FS116|| align=right|16,0|| align=right|2,788|| align=right|0,099|| align=right|9,79|| align=right|4,655||MBA||23. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90551)||2004 FR121|| align=right|14,4|| align=right|3,212|| align=right|0,003|| align=right|32,23|| align=right|5,755||MBA||23. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90552)||2004 FM124|| align=right|16,8|| align=right|2,329|| align=right|0,188|| align=right|1,88|| align=right|3,553||MBA||27. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90553)||2004 FQ126|| align=right|14,9|| align=right|3,019|| align=right|0,100|| align=right|9,97|| align=right|5,245||MBA||27. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90554)||2004 FE129|| align=right|15,5|| align=right|2,659|| align=right|0,189|| align=right|14,85|| align=right|4,336||MBA||28. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90555)||2004 FM131|| align=right|15,0|| align=right|2,976|| align=right|0,103|| align=right|10,95|| align=right|5,132||MBA||22. března 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90556)||2004 FO138|| align=right|15,8|| align=right|2,332|| align=right|0,212|| align=right|23,92|| align=right|3,562||MBA||16. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90557)||2004 FK141|| align=right|15,0|| align=right|2,388|| align=right|0,141|| align=right|6,44|| align=right|3,690||MBA||27. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90558)||2004 FV142|| align=right|14,2|| align=right|2,689|| align=right|0,068|| align=right|22,55|| align=right|4,409||MBA||27. března 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90559)||2004 FW142|| align=right|15,0|| align=right|2,640|| align=right|0,176|| align=right|11,59|| align=right|4,290||MBA||27. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90560)||2004 FY142|| align=right|15,4|| align=right|2,402|| align=right|0,053|| align=right|9,83|| align=right|3,722||MBA||27. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90561)||2004 FQ143|| align=right|15,5|| align=right|2,346|| align=right|0,136|| align=right|6,72|| align=right|3,592||MBA||28. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90562)||2004 FR143|| align=right|15,9|| align=right|2,282|| align=right|0,194|| align=right|6,29|| align=right|3,448||MBA||28. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90563)||2004 FL147|| align=right|14,4|| align=right|3,202|| align=right|0,170|| align=right|27,95|| align=right|5,730||MBA||29. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90564)||2004 GJ2|| align=right|14,0|| align=right|3,132|| align=right|0,186|| align=right|21,64|| align=right|5,542||MBA||12. dubna 2004||Siding Spring Surv||Siding Spring Survey
|-
|(90565)||2004 GA3|| align=right|15,0|| align=right|2,624|| align=right|0,141|| align=right|12,27|| align=right|4,251||MBA||9. dubna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90566)||2004 GS5|| align=right|14,6|| align=right|3,153|| align=right|0,230|| align=right|13,33|| align=right|5,597||MBA||11. dubna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90567)||2004 GC9|| align=right|14,5|| align=right|2,945|| align=right|0,105|| align=right|11,12|| align=right|5,052||MBA||12. dubna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90568)||2004 GV9|| align=right|4,0|| align=right|42,26|| align=right|0,083|| align=right|21,96|| align=right|275||CBW||13. dubna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90569)||2004 GY14|| align=right|12,7|| align=right|5,285|| align=right|0,030|| align=right|3,68|| align=right|12,15||JUT||14. dubna 2004||Needville||Needville
|-
|(90570)||2004 GO15|| align=right|16,8|| align=right|1,888|| align=right|0,056|| align=right|22,11|| align=right|2,595||MBA||14. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90571)||2004 GQ15|| align=right|15,0|| align=right|2,554|| align=right|0,282|| align=right|20,42|| align=right|4,080||MBA||14. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90572)||2004 GN17|| align=right|14,1|| align=right|3,678|| align=right|0,259|| align=right|14,21|| align=right|7,054||MBA||11. dubna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90573)||2004 GH18|| align=right|15,0|| align=right|2,674|| align=right|0,102|| align=right|15,15|| align=right|4,371||MBA||12. dubna 2004||Catalina||CSS
|-
|(90574)||2004 GS21|| align=right|15,2|| align=right|2,677|| align=right|0,199|| align=right|12,14|| align=right|4,379||MBA||11. dubna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90575)||2004 GE23|| align=right|16,9|| align=right|2,371|| align=right|0,140|| align=right|2,80|| align=right|3,649||MBA||12. dubna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90576)||2004 GA29|| align=right|15,7|| align=right|3,085|| align=right|0,022|| align=right|11,54|| align=right|5,418||MBA||10. dubna 2004||Catalina||CSS
|-
|(90577)||2004 GK33|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,152|| align=right|5,74|| align=right|3,692||MBA||12. dubna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90578)||2004 GM36|| align=right|16,3|| align=right|2,238|| align=right|0,141|| align=right|2,83|| align=right|3,347||MBA||13. dubna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(90579)||2004 GF39|| align=right|15,1|| align=right|2,626|| align=right|0,212|| align=right|12,46|| align=right|4,255||MBA||15. dubna 2004||Catalina||CSS
|-
|(90580)||2004 GE73|| align=right|16,2|| align=right|2,694|| align=right|0,207|| align=right|3,96|| align=right|4,422||MBA||15. dubna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90581)||2004 HJ6|| align=right|15,0|| align=right|3,176|| align=right|0,205|| align=right|6,12|| align=right|5,660||MBA||17. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90582)||2004 HU28|| align=right|14,0|| align=right|3,229|| align=right|0,082|| align=right|16,29|| align=right|5,802||MBA||20. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(90583)||2004 HW52|| align=right|14,7|| align=right|2,630|| align=right|0,273|| align=right|9,31|| align=right|4,264||MBA||24. dubna 2004||Haleakala||NEAT
|-
|(90584)||2030 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,145|| align=right|0,208|| align=right|4,29|| align=right|3,142||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90585)||2032 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,590|| align=right|0,156|| align=right|4,21|| align=right|4,168||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90586)||2035 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,401|| align=right|0,192|| align=right|1,93|| align=right|3,720||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90587)||2182 P-L|| align=right|15,4|| align=right|3,133|| align=right|0,159|| align=right|4,32|| align=right|5,546||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90588)||2209 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,378|| align=right|0,137|| align=right|7,62|| align=right|3,666||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90589)||2587 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,746|| align=right|0,118|| align=right|3,94|| align=right|4,549||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90590)||2624 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,380|| align=right|0,198|| align=right|2,10|| align=right|3,672||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90591)||2659 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,258|| align=right|0,229|| align=right|3,51|| align=right|3,393||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90592)||2801 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,536|| align=right|0,180|| align=right|6,07|| align=right|4,039||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90593)||3003 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,126|| align=right|0,236|| align=right|14,97|| align=right|5,526||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90594)||3563 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,145|| align=right|0,206|| align=right|16,14|| align=right|5,577||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90595)||4033 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,391|| align=right|0,205|| align=right|1,61|| align=right|3,697||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90596)||4229 P-L|| align=right|15,4|| align=right|3,125|| align=right|0,152|| align=right|3,59|| align=right|5,524||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90597)||4248 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,634|| align=right|0,148|| align=right|3,77|| align=right|4,273||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90598)||4253 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,631|| align=right|0,163|| align=right|7,11|| align=right|4,267||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90599)||4542 P-L|| align=right|15,5|| align=right|3,145|| align=right|0,237|| align=right|0,31|| align=right|5,578||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90600)||4560 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,425|| align=right|0,092|| align=right|14,81|| align=right|3,777||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90601)||4718 P-L|| align=right|16,7|| align=right|2,634|| align=right|0,184|| align=right|3,47|| align=right|4,274||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90602)||4757 P-L|| align=right|15,4|| align=right|3,189|| align=right|0,088|| align=right|6,19|| align=right|5,695||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90603)||4760 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,391|| align=right|0,207|| align=right|9,47|| align=right|3,696||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90604)||4813 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,380|| align=right|0,204|| align=right|6,26|| align=right|3,671||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90605)||4814 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,948|| align=right|0,090|| align=right|2,88|| align=right|5,060||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90606)||4879 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,561|| align=right|0,146|| align=right|2,72|| align=right|4,097||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90607)||4918 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,643|| align=right|0,130|| align=right|13,41|| align=right|4,295||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90608)||5020 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,378|| align=right|0,138|| align=right|6,16|| align=right|3,665||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90609)||5027 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,387|| align=right|0,207|| align=right|11,76|| align=right|3,687||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90610)||6098 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,260|| align=right|0,176|| align=right|1,00|| align=right|3,397||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90611)||6100 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,284|| align=right|0,129|| align=right|7,07|| align=right|3,451||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90612)||6132 P-L|| align=right|17,0|| align=right|2,376|| align=right|0,239|| align=right|1,18|| align=right|3,663||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90613)||6187 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,386|| align=right|0,226|| align=right|7,13|| align=right|3,686||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90614)||6646 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,737|| align=right|0,122|| align=right|5,35|| align=right|4,528||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90615)||6762 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,398|| align=right|0,180|| align=right|4,17|| align=right|3,712||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90616)||6835 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,933|| align=right|0,037|| align=right|2,81|| align=right|5,022||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90617)||9589 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,698|| align=right|0,235|| align=right|4,09|| align=right|4,431||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90618)||1072 T-1|| align=right|17,2|| align=right|2,367|| align=right|0,146|| align=right|1,41|| align=right|3,642||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90619)||1227 T-1|| align=right|16,6|| align=right|2,366|| align=right|0,126|| align=right|2,78|| align=right|3,638||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90620)||4342 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,546|| align=right|0,077|| align=right|5,21|| align=right|4,062||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90621)||1007 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,489|| align=right|0,104|| align=right|3,23|| align=right|3,927||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90622)||1155 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,711|| align=right|0,160|| align=right|3,96|| align=right|4,463||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90623)||1202 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,568|| align=right|0,174|| align=right|14,98|| align=right|4,114||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90624)||1270 T-2|| align=right|16,7|| align=right|2,217|| align=right|0,218|| align=right|5,16|| align=right|3,300||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90625)||1336 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,969|| align=right|0,224|| align=right|5,95|| align=right|5,115||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90626)||1483 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,753|| align=right|0,246|| align=right|7,68|| align=right|4,566||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90627)||2090 T-2|| align=right|16,8|| align=right|2,278|| align=right|0,165|| align=right|4,37|| align=right|3,438||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90628)||2135 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,796|| align=right|0,070|| align=right|2,17|| align=right|4,675||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90629)||2149 T-2|| align=right|14,7|| align=right|3,102|| align=right|0,223|| align=right|16,10|| align=right|5,461||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90630)||2159 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,538|| align=right|0,017|| align=right|0,88|| align=right|4,043||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90631)||2213 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,331|| align=right|0,201|| align=right|4,11|| align=right|3,558||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90632)||2259 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,519|| align=right|0,135|| align=right|0,26|| align=right|3,997||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90633)||3040 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,713|| align=right|0,203|| align=right|9,32|| align=right|4,467||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90634)||3046 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,516|| align=right|0,068|| align=right|2,96|| align=right|3,990||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90635)||3068 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,845|| align=right|0,103|| align=right|5,43|| align=right|4,798||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90636)||3250 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,720|| align=right|0,142|| align=right|6,80|| align=right|4,485||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90637)||3340 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,280|| align=right|0,202|| align=right|6,93|| align=right|3,443||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90638)||4048 T-2|| align=right|15,6|| align=right|3,119|| align=right|0,131|| align=right|4,12|| align=right|5,508||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90639)||4151 T-2|| align=right|16,3|| align=right|2,330|| align=right|0,121|| align=right|7,30|| align=right|3,557||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90640)||4500 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,868|| align=right|0,056|| align=right|2,77|| align=right|4,856||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90641)||4570 T-2|| align=right|14,7|| align=right|3,240|| align=right|0,103|| align=right|5,07|| align=right|5,832||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90642)||5093 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,608|| align=right|0,111|| align=right|21,93|| align=right|4,211||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90643)||5166 T-2|| align=right|14,7|| align=right|3,008|| align=right|0,114|| align=right|9,74|| align=right|5,215||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90644)||5483 T-2|| align=right|15,5|| align=right|3,014|| align=right|0,163|| align=right|10,90|| align=right|5,233||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90645)||1004 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,989|| align=right|0,236|| align=right|8,40|| align=right|5,167||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90646)||1008 T-3|| align=right|14,7|| align=right|3,109|| align=right|0,176|| align=right|12,64|| align=right|5,482||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90647)||1016 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,752|| align=right|0,143|| align=right|8,03|| align=right|4,564||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90648)||1030 T-3|| align=right|14,3|| align=right|3,106|| align=right|0,092|| align=right|21,11|| align=right|5,473||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90649)||1041 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,662|| align=right|0,199|| align=right|7,36|| align=right|4,342||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90650)||1112 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,666|| align=right|0,097|| align=right|13,60|| align=right|4,351||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90651)||1219 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,294|| align=right|0,174|| align=right|5,68|| align=right|3,474||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90652)||1224 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,857|| align=right|0,148|| align=right|11,46|| align=right|4,829||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90653)||1904 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,330|| align=right|0,101|| align=right|5,50|| align=right|3,556||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90654)||2067 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,553|| align=right|0,078|| align=right|3,38|| align=right|4,078||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90655)||2144 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,772|| align=right|0,226|| align=right|6,18|| align=right|4,613||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90656)||2399 T-3|| align=right|16,3|| align=right|2,280|| align=right|0,186|| align=right|5,72|| align=right|3,442||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90657)||2414 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,805|| align=right|0,188|| align=right|2,46|| align=right|4,697||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90658)||2455 T-3|| align=right|14,8|| align=right|3,115|| align=right|0,277|| align=right|16,98|| align=right|5,496||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90659)||3175 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,947|| align=right|0,060|| align=right|2,20|| align=right|5,059||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90660)||3314 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,818|| align=right|0,109|| align=right|2,39|| align=right|4,729||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90661)||3853 T-3|| align=right|14,6|| align=right|3,199|| align=right|0,174|| align=right|5,43|| align=right|5,721||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90662)||4087 T-3|| align=right|15,6|| align=right|3,005|| align=right|0,338|| align=right|16,43|| align=right|5,210||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90663)||4257 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,642|| align=right|0,109|| align=right|4,87|| align=right|4,295||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90664)||4283 T-3|| align=right|13,9|| align=right|3,186|| align=right|0,169|| align=right|23,11|| align=right|5,685||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90665)||4299 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,336|| align=right|0,157|| align=right|6,37|| align=right|3,570||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90666)||4374 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,563|| align=right|0,148|| align=right|13,10|| align=right|4,102||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90667)||5011 T-3|| align=right|16,5|| align=right|2,461|| align=right|0,152|| align=right|7,02|| align=right|3,861||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90668)||5075 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,319|| align=right|0,084|| align=right|11,44|| align=right|3,531||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90669)||5181 T-3|| align=right|15,1|| align=right|3,143|| align=right|0,111|| align=right|12,15|| align=right|5,572||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90670)||5183 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,749|| align=right|0,191|| align=right|9,77|| align=right|4,558||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90671)||5728 T-3|| align=right|15,1|| align=right|3,143|| align=right|0,078|| align=right|11,19|| align=right|5,570||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90672)||1977 RH|| align=right|14,9|| align=right|3,062|| align=right|0,303|| align=right|20,25|| align=right|5,358||MBA||6. září 1977||La Silla||L. D. Schmadel
|-
|(90673)||1977 XK3|| align=right|14,7|| align=right|2,770|| align=right|0,136|| align=right|10,25|| align=right|4,609||MBA||7. prosince 1977||Palomar||S. J. Bus
|-
|(90674)||1978 UD5|| align=right|15,8|| align=right|2,389|| align=right|0,194|| align=right|4,53|| align=right|3,693||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(90675)||1978 UQ6|| align=right|15,8|| align=right|2,391|| align=right|0,123|| align=right|7,81|| align=right|3,696||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(90676)||1978 VA9|| align=right|16,7|| align=right|2,570|| align=right|0,250|| align=right|4,46|| align=right|4,120||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(90677)||1978 VN10|| align=right|14,8|| align=right|3,058|| align=right|0,150|| align=right|2,94|| align=right|5,346||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(90678)||1979 MC6|| align=right|14,0|| align=right|2,558|| align=right|0,231|| align=right|17,90|| align=right|4,090||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(90679)||1979 MF6|| align=right|16,2|| align=right|2,564|| align=right|0,203|| align=right|5,09|| align=right|4,105||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(90680)||1981 DE3|| align=right|14,5|| align=right|2,611|| align=right|0,123|| align=right|11,38|| align=right|4,219||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90681)||1981 EG4|| align=right|14,9|| align=right|2,346|| align=right|0,129|| align=right|5,87|| align=right|3,593||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90682)||1981 EF6|| align=right|14,5|| align=right|2,973|| align=right|0,117|| align=right|9,25|| align=right|5,125||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90683)||1981 EQ6|| align=right|15,2|| align=right|2,671|| align=right|0,138|| align=right|12,73|| align=right|4,364||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90684)||1981 EY6|| align=right|13,9|| align=right|2,989|| align=right|0,158|| align=right|10,51|| align=right|5,166||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90685)||1981 ET9|| align=right|15,7|| align=right|2,351|| align=right|0,123|| align=right|4,19|| align=right|3,605||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90686)||1981 EF19|| align=right|15,3|| align=right|2,577|| align=right|0,229|| align=right|3,04|| align=right|4,137||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90687)||1981 EY23|| align=right|15,7|| align=right|2,681|| align=right|0,178|| align=right|11,45|| align=right|4,389||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90688)||1981 ED30|| align=right|14,0|| align=right|3,498|| align=right|0,061|| align=right|9,59|| align=right|6,540||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90689)||1981 EA31|| align=right|16,8|| align=right|2,342|| align=right|0,123|| align=right|2,09|| align=right|3,583||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90690)||1981 EK31|| align=right|14,9|| align=right|2,623|| align=right|0,090|| align=right|10,21|| align=right|4,248||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90691)||1981 EA32|| align=right|14,6|| align=right|2,987|| align=right|0,110|| align=right|10,27|| align=right|5,162||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90692)||1981 EJ33|| align=right|16,1|| align=right|2,363|| align=right|0,087|| align=right|5,12|| align=right|3,632||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90693)||1981 EH37|| align=right|15,5|| align=right|2,562|| align=right|0,288|| align=right|5,58|| align=right|4,100||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90694)||1981 EV37|| align=right|16,1|| align=right|2,361|| align=right|0,073|| align=right|6,78|| align=right|3,626||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90695)||1981 ES39|| align=right|15,0|| align=right|3,000|| align=right|0,174|| align=right|1,39|| align=right|5,196||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90696)||1981 EQ44|| align=right|15,9|| align=right|2,131|| align=right|0,069|| align=right|5,98|| align=right|3,110||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90697)||1983 RH3|| align=right|14,4|| align=right|2,572|| align=right|0,218|| align=right|13,13|| align=right|4,123||MBA||1. září 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|(90698)||1984 EA|| align=right|14,3|| align=right|2,379|| align=right|0,253|| align=right|24,04|| align=right|3,669||MBA||1. března 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(90699)||1986 QK|| align=right|14,7|| align=right|2,300|| align=right|0,204|| align=right|4,30|| align=right|3,487||MBA||25. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(90700)||1986 QG2|| align=right|15,8|| align=right|2,325|| align=right|0,271|| align=right|4,65|| align=right|3,544||MBA||28. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(90701)||1986 RC5|| align=right|14,6|| align=right|2,695|| align=right|0,293|| align=right|14,83|| align=right|4,423||MBA||2. září 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(90702)||1988 CN5|| align=right|15,2|| align=right|2,680|| align=right|0,207|| align=right|13,32|| align=right|4,386||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90703) Indulgentia||1988 RO3|| align=right|14,6|| align=right|2,565|| align=right|0,175|| align=right|14,79|| align=right|4,108||MBA||8. září 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(90704)||1988 RO12|| align=right|13,3|| align=right|3,947|| align=right|0,027|| align=right|0,62|| align=right|7,841||HLD||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(90705)||1989 AZ5|| align=right|15,9|| align=right|2,573|| align=right|0,214|| align=right|4,10|| align=right|4,126||MBA||4. ledna 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(90706)||1989 GN2|| align=right|16,6|| align=right|2,313|| align=right|0,194|| align=right|4,37|| align=right|3,517||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90707)||1989 GW5|| align=right|16,3|| align=right|2,338|| align=right|0,185|| align=right|1,66|| align=right|3,575||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90708)||1990 EU|| align=right|14,5|| align=right|2,526|| align=right|0,048|| align=right|6,53|| align=right|4,014||MBA||2. března 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90709) Wettin||1990 TX3|| align=right|15,3|| align=right|2,804|| align=right|0,199|| align=right|7,85|| align=right|4,694||MBA||12. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(90710)||1990 TF6|| align=right|14,6|| align=right|2,725|| align=right|0,342|| align=right|8,78|| align=right|4,498||MBA||9. října 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(90711)||1990 TB10|| align=right|16,5|| align=right|2,335|| align=right|0,141|| align=right|3,77|| align=right|3,567||MBA||10. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(90712) Wittelsbach||1990 TE13|| align=right|15,4|| align=right|2,760|| align=right|0,240|| align=right|8,80|| align=right|4,584||MBA||12. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(90713)||1990 VE3|| align=right|16,2|| align=right|2,278|| align=right|0,204|| align=right|6,50|| align=right|3,438||MBA||11. listopadu 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(90714)||1990 VJ6|| align=right|14,1|| align=right|2,940|| align=right|0,161|| align=right|9,66|| align=right|5,041||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90715)||1991 GE3|| align=right|15,0|| align=right|2,451|| align=right|0,144|| align=right|2,82|| align=right|3,836||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90716)||1991 GY8|| align=right|13,7|| align=right|2,466|| align=right|0,158|| align=right|13,97|| align=right|3,873||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90717)||1991 PF3|| align=right|14,4|| align=right|2,564|| align=right|0,095|| align=right|9,76|| align=right|4,106||MBA||2. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90718)||1991 RW3|| align=right|15,0|| align=right|3,060|| align=right|0,229|| align=right|4,97|| align=right|5,352||MBA||12. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(90719)||1991 RZ5|| align=right|14,3|| align=right|2,615|| align=right|0,200|| align=right|12,98|| align=right|4,227||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(90720)||1991 RS19|| align=right|14,6|| align=right|2,610|| align=right|0,232|| align=right|5,04|| align=right|4,216||MBA||14. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(90721)||1991 RC29|| align=right|15,4|| align=right|2,623|| align=right|0,342|| align=right|14,25|| align=right|4,248||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(90722)||1991 TE4|| align=right|13,9|| align=right|2,657|| align=right|0,217|| align=right|15,19|| align=right|4,330||MBA||10. října 1991||Palomar||K. J. Lawrence
|-
|(90723)||1991 TN10|| align=right|16,4|| align=right|2,659|| align=right|0,105|| align=right|2,04|| align=right|4,336||MBA||10. října 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90724)||1991 VF8|| align=right|16,0|| align=right|2,652|| align=right|0,226|| align=right|8,29|| align=right|4,319||MBA||4. listopadu 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90725)||1991 VJ8|| align=right|15,3|| align=right|2,642|| align=right|0,181|| align=right|4,26|| align=right|4,294||MBA||4. listopadu 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90726)||1992 BE4|| align=right|16,1|| align=right|2,246|| align=right|0,143|| align=right|5,96|| align=right|3,365||MBA||29. ledna 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90727)||1992 DP5|| align=right|14,8|| align=right|2,973|| align=right|0,101|| align=right|2,86|| align=right|5,126||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(90728)||1992 EW8|| align=right|14,5|| align=right|2,733|| align=right|0,213|| align=right|9,79|| align=right|4,518||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(90729)||1992 ED21|| align=right|16,0|| align=right|2,267|| align=right|0,125|| align=right|6,33|| align=right|3,412||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(90730)||1992 EO23|| align=right|16,0|| align=right|2,300|| align=right|0,147|| align=right|5,02|| align=right|3,487||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(90731)||1992 OC|| align=right|14,8|| align=right|2,586|| align=right|0,299|| align=right|15,90|| align=right|4,159||MBA||26. července 1992||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(90732)||1992 PO|| align=right|14,3|| align=right|3,163|| align=right|0,227|| align=right|11,13|| align=right|5,624||MBA||8. srpna 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(90733)||1993 BO8|| align=right|15,7|| align=right|2,715|| align=right|0,081|| align=right|4,58|| align=right|4,474||MBA||21. ledna 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90734)||1993 FW6|| align=right|14,9|| align=right|2,758|| align=right|0,118|| align=right|5,25|| align=right|4,581||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(90735)||1993 FC10|| align=right|14,3|| align=right|2,721|| align=right|0,055|| align=right|10,49|| align=right|4,488||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(90736)||1993 FB15|| align=right|14,6|| align=right|2,785|| align=right|0,081|| align=right|9,75|| align=right|4,647||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(90737)||1993 FQ15|| align=right|13,4|| align=right|3,944|| align=right|0,085|| align=right|9,54|| align=right|7,831||HLD||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(90738)||1993 FP21|| align=right|15,0|| align=right|2,800|| align=right|0,131|| align=right|3,42|| align=right|4,684||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(90739)||1993 FM31|| align=right|16,4|| align=right|2,174|| align=right|0,163|| align=right|2,17|| align=right|3,204||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(90740)||1993 FZ31|| align=right|15,1|| align=right|2,661|| align=right|0,311|| align=right|5,69|| align=right|4,340||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(90741)||1993 FE36|| align=right|15,4|| align=right|2,835|| align=right|0,062|| align=right|2,81|| align=right|4,774||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(90742)||1993 FX44|| align=right|16,5|| align=right|2,267|| align=right|0,075|| align=right|6,86|| align=right|3,412||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(90743)||1993 FE58|| align=right|16,2|| align=right|2,796|| align=right|0,105|| align=right|3,05|| align=right|4,675||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(90744)||1993 FT80|| align=right|15,4|| align=right|2,732|| align=right|0,036|| align=right|6,50|| align=right|4,514||MBA||18. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(90745)||1993 HW2|| align=right|14,9|| align=right|2,750|| align=right|0,144|| align=right|8,90|| align=right|4,559||MBA||19. dubna 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90746)||1993 NK1|| align=right|15,8|| align=right|2,302|| align=right|0,153|| align=right|8,08|| align=right|3,493||MBA||12. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90747)||1993 PP2|| align=right|14,0|| align=right|3,109|| align=right|0,147|| align=right|16,22|| align=right|5,481||MBA||15. srpna 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90748)||1993 QL4|| align=right|15,9|| align=right|2,347|| align=right|0,249|| align=right|3,01|| align=right|3,595||MBA||18. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(90749)||1993 QZ7|| align=right|14,9|| align=right|3,167|| align=right|0,190|| align=right|15,03|| align=right|5,635||MBA||20. srpna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90750)||1993 QJ8|| align=right|14,8|| align=right|3,040|| align=right|0,051|| align=right|8,17|| align=right|5,299||MBA||20. srpna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90751)||1993 QE9|| align=right|15,3|| align=right|2,328|| align=right|0,148|| align=right|4,18|| align=right|3,550||MBA||20. srpna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90752)||1993 RJ1|| align=right|17,0|| align=right|2,390|| align=right|0,208|| align=right|3,09|| align=right|3,695||MBA||15. září 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90753)||1993 RX4|| align=right|16,2|| align=right|2,372|| align=right|0,134|| align=right|7,22|| align=right|3,652||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90754)||1993 RY4|| align=right|15,9|| align=right|2,334|| align=right|0,131|| align=right|5,01|| align=right|3,566||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90755)||1993 RT5|| align=right|13,6|| align=right|3,164|| align=right|0,207|| align=right|14,67|| align=right|5,628||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90756)||1993 RH9|| align=right|16,2|| align=right|2,410|| align=right|0,181|| align=right|1,26|| align=right|3,740||MBA||14. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(90757)||1993 RK13|| align=right|16,1|| align=right|2,368|| align=right|0,155|| align=right|4,61|| align=right|3,643||MBA||14. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(90758)||1993 RO14|| align=right|15,8|| align=right|2,371|| align=right|0,108|| align=right|6,74|| align=right|3,649||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90759)||1993 SZ6|| align=right|16,3|| align=right|2,365|| align=right|0,256|| align=right|2,94|| align=right|3,636||MBA||17. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90760)||1993 SN10|| align=right|16,5|| align=right|2,353|| align=right|0,210|| align=right|2,24|| align=right|3,608||MBA||22. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(90761)||1993 SW13|| align=right|16,8|| align=right|2,335|| align=right|0,171|| align=right|9,30|| align=right|3,566||MBA||16. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(90762)||1993 TV3|| align=right|14,3|| align=right|3,131|| align=right|0,164|| align=right|4,92|| align=right|5,539||MBA||8. října 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90763)||1993 TB6|| align=right|14,5|| align=right|3,171|| align=right|0,120|| align=right|4,52|| align=right|5,647||MBA||9. října 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90764)||1993 TO6|| align=right|16,6|| align=right|2,384|| align=right|0,114|| align=right|4,93|| align=right|3,679||MBA||9. října 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90765)||1993 TX14|| align=right|15,0|| align=right|3,164|| align=right|0,185|| align=right|1,42|| align=right|5,628||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90766)||1993 TN16|| align=right|16,5|| align=right|2,379|| align=right|0,153|| align=right|2,92|| align=right|3,669||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90767)||1993 TJ17|| align=right|15,7|| align=right|2,402|| align=right|0,139|| align=right|6,51|| align=right|3,722||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90768)||1993 TV17|| align=right|14,0|| align=right|3,139|| align=right|0,218|| align=right|10,81|| align=right|5,559||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90769)||1993 TO20|| align=right|15,6|| align=right|3,142|| align=right|0,143|| align=right|4,29|| align=right|5,567||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90770)||1993 TV20|| align=right|15,2|| align=right|2,367|| align=right|0,257|| align=right|23,64|| align=right|3,642||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90771)||1993 TU32|| align=right|15,9|| align=right|2,408|| align=right|0,198|| align=right|6,96|| align=right|3,737||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90772)||1993 UH|| align=right|13,9|| align=right|3,107|| align=right|0,200|| align=right|26,79|| align=right|5,475||MBA||19. října 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(90773)||1993 UT1|| align=right|16,6|| align=right|2,428|| align=right|0,188|| align=right|1,85|| align=right|3,784||MBA||20. října 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90774)||1993 UA5|| align=right|13,6|| align=right|3,068|| align=right|0,140|| align=right|12,54|| align=right|5,374||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90775)||1993 UE5|| align=right|16,3|| align=right|2,382|| align=right|0,184|| align=right|7,64|| align=right|3,676||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90776)||1993 VW2|| align=right|15,9|| align=right|2,357|| align=right|0,204|| align=right|6,03|| align=right|3,617||MBA||11. listopadu 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(90777)||1993 XJ3|| align=right|14,7|| align=right|2,404|| align=right|0,273|| align=right|23,01|| align=right|3,726||MBA||10. prosince 1993||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(90778)||1994 CN3|| align=right|16,3|| align=right|2,462|| align=right|0,128|| align=right|6,48|| align=right|3,862||MBA||10. února 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90779)||1994 CD14|| align=right|14,9|| align=right|2,584|| align=right|0,176|| align=right|4,73|| align=right|4,152||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90780)||1994 CN17|| align=right|14,5|| align=right|2,450|| align=right|0,042|| align=right|7,66|| align=right|3,834||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90781)||1994 EE6|| align=right|14,7|| align=right|2,538|| align=right|0,193|| align=right|8,25|| align=right|4,044||MBA||9. března 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(90782)||1994 GY3|| align=right|16,5|| align=right|2,682|| align=right|0,074|| align=right|1,98|| align=right|4,392||MBA||6. dubna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90783)||1994 GU4|| align=right|15,7|| align=right|2,628|| align=right|0,087|| align=right|0,46|| align=right|4,260||MBA||6. dubna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90784)||1994 HZ|| align=right|15,4|| align=right|2,555|| align=right|0,140|| align=right|4,52|| align=right|4,083||MBA||16. dubna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90785)||1994 JU2|| align=right|15,0|| align=right|2,604|| align=right|0,151|| align=right|10,28|| align=right|4,202||MBA||2. května 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90786)||1994 PT17|| align=right|15,8|| align=right|2,834|| align=right|0,102|| align=right|0,81|| align=right|4,771||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90787)||1994 PO19|| align=right|16,7|| align=right|2,249|| align=right|0,162|| align=right|7,23|| align=right|3,371||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90788)||1994 PQ20|| align=right|16,9|| align=right|2,241|| align=right|0,166|| align=right|7,95|| align=right|3,354||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90789)||1994 PP22|| align=right|16,1|| align=right|2,193|| align=right|0,068|| align=right|3,84|| align=right|3,246||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90790)||1994 PA25|| align=right|14,9|| align=right|2,888|| align=right|0,084|| align=right|2,13|| align=right|4,907||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90791)||1994 PG32|| align=right|16,2|| align=right|2,202|| align=right|0,310|| align=right|5,12|| align=right|3,266||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90792)||1994 PC33|| align=right|16,1|| align=right|2,218|| align=right|0,108|| align=right|3,72|| align=right|3,302||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90793)||1994 PF38|| align=right|17,2|| align=right|2,235|| align=right|0,188|| align=right|2,00|| align=right|3,340||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90794)||1994 RK26|| align=right|14,3|| align=right|2,971|| align=right|0,109|| align=right|10,16|| align=right|5,120||MBA||5. září 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90795)||1994 ST2|| align=right|15,1|| align=right|2,974|| align=right|0,086|| align=right|10,16|| align=right|5,127||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90796)||1994 SC11|| align=right|15,5|| align=right|2,904|| align=right|0,055|| align=right|2,46|| align=right|4,948||MBA||29. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90797)||1994 SU12|| align=right|16,3|| align=right|2,272|| align=right|0,107|| align=right|2,61|| align=right|3,423||MBA||29. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90798)||1994 US5|| align=right|16,9|| align=right|2,268|| align=right|0,133|| align=right|7,27|| align=right|3,416||MBA||28. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90799)||1994 UD8|| align=right|16,3|| align=right|2,260|| align=right|0,154|| align=right|5,44|| align=right|3,398||MBA||28. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90800)||1994 UD9|| align=right|16,5|| align=right|2,261|| align=right|0,104|| align=right|3,35|| align=right|3,399||MBA||28. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90801)||1994 VU5|| align=right|16,4|| align=right|2,276|| align=right|0,079|| align=right|2,59|| align=right|3,433||MBA||9. listopadu 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90802)||1994 WY|| align=right|15,4|| align=right|2,261|| align=right|0,082|| align=right|6,92|| align=right|3,400||MBA||25. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90803)||1994 WG5|| align=right|15,5|| align=right|2,271|| align=right|0,124|| align=right|4,28|| align=right|3,423||MBA||28. listopadu 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90804)||1994 WL8|| align=right|14,9|| align=right|2,999|| align=right|0,108|| align=right|10,02|| align=right|5,192||MBA||28. listopadu 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90805)||1994 WP8|| align=right|14,9|| align=right|3,086|| align=right|0,063|| align=right|10,63|| align=right|5,421||MBA||28. listopadu 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90806)||1995 AE|| align=right|14,9|| align=right|2,344|| align=right|0,249|| align=right|20,33|| align=right|3,588||MBA||4. ledna 1995||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(90807)||1995 CF6|| align=right|16,4|| align=right|2,409|| align=right|0,165|| align=right|1,56|| align=right|3,739||MBA||1. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90808)||1995 CM6|| align=right|15,3|| align=right|3,180|| align=right|0,104|| align=right|1,96|| align=right|5,669||MBA||1. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90809)||1995 DX2|| align=right|16,5|| align=right|1,927|| align=right|0,054|| align=right|19,08|| align=right|2,674||MBA||24. února 1995||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(90810)||1995 DY2|| align=right|16,8|| align=right|1,911|| align=right|0,098|| align=right|19,17|| align=right|2,641||MBA||24. února 1995||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(90811)||1995 DC5|| align=right|16,7|| align=right|2,355|| align=right|0,127|| align=right|2,34|| align=right|3,614||MBA||22. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90812)||1995 EH3|| align=right|16,7|| align=right|2,357|| align=right|0,123|| align=right|1,66|| align=right|3,619||MBA||2. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90813)||1995 ES7|| align=right|15,8|| align=right|2,404|| align=right|0,108|| align=right|5,76|| align=right|3,726||MBA||2. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90814)||1995 FV4|| align=right|15,1|| align=right|3,200|| align=right|0,112|| align=right|5,41|| align=right|5,725||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90815)||1995 FQ6|| align=right|15,4|| align=right|2,345|| align=right|0,216|| align=right|2,71|| align=right|3,589||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90816)||1995 OZ3|| align=right|14,9|| align=right|2,754|| align=right|0,123|| align=right|6,12|| align=right|4,570||MBA||22. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90817) Doylehall||1995 RO|| align=right|15,4|| align=right|2,705|| align=right|0,135|| align=right|7,30|| align=right|4,448||MBA||1. září 1995||Haleakala||AMOS
|-
|(90818)||1995 RR|| align=right|15,3|| align=right|2,727|| align=right|0,107|| align=right|8,70|| align=right|4,504||MBA||14. září 1995||Haleakala||AMOS
|-
|(90819)||1995 SN|| align=right|15,7|| align=right|2,797|| align=right|0,192|| align=right|7,58|| align=right|4,677||MBA||18. září 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(90820)||1995 SS1|| align=right|15,2|| align=right|2,672|| align=right|0,120|| align=right|9,45|| align=right|4,367||MBA||20. září 1995||Haleakala||AMOS
|-
|(90821)||1995 SA2|| align=right|14,9|| align=right|2,696|| align=right|0,232|| align=right|6,08|| align=right|4,426||MBA||26. září 1995||Kleť||Klet
|-
|(90822)||1995 SR24|| align=right|16,0|| align=right|2,774|| align=right|0,095|| align=right|4,61|| align=right|4,620||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90823)||1995 SX45|| align=right|16,4|| align=right|2,716|| align=right|0,183|| align=right|3,19|| align=right|4,475||MBA||26. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90824)||1995 SF53|| align=right|15,7|| align=right|2,738|| align=right|0,076|| align=right|2,58|| align=right|4,530||MBA||28. září 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90825)||1995 SU53|| align=right|15,8|| align=right|2,689|| align=right|0,132|| align=right|2,10|| align=right|4,408||MBA||28. září 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90826)||1995 TL1|| align=right|14,8|| align=right|2,687|| align=right|0,052|| align=right|14,70|| align=right|4,404||MBA||14. října 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90827)||1995 TU3|| align=right|16,2|| align=right|2,770|| align=right|0,106|| align=right|3,44|| align=right|4,609||MBA||15. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90828)||1995 UH2|| align=right|15,7|| align=right|2,707|| align=right|0,032|| align=right|1,27|| align=right|4,453||MBA||23. října 1995||Kleť||Klet
|-
|(90829)||1995 UY5|| align=right|14,2|| align=right|2,700|| align=right|0,195|| align=right|11,32|| align=right|4,437||MBA||21. října 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(90830)||1995 UX7|| align=right|15,6|| align=right|2,762|| align=right|0,074|| align=right|5,58|| align=right|4,589||MBA||25. října 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90831)||1995 UL14|| align=right|14,8|| align=right|2,794|| align=right|0,072|| align=right|4,98|| align=right|4,670||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90832)||1995 UX14|| align=right|15,5|| align=right|2,747|| align=right|0,074|| align=right|5,40|| align=right|4,552||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90833)||1995 UQ18|| align=right|15,5|| align=right|2,732|| align=right|0,118|| align=right|11,76|| align=right|4,514||MBA||18. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90834)||1995 UR46|| align=right|14,8|| align=right|2,785|| align=right|0,122|| align=right|17,26|| align=right|4,647||MBA||20. října 1995||Caussols||E. W. Elst
|-
|(90835)||1995 UT71|| align=right|14,8|| align=right|2,658|| align=right|0,039|| align=right|13,88|| align=right|4,332||MBA||20. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90836)||1995 VF3|| align=right|15,2|| align=right|2,777|| align=right|0,059|| align=right|4,66|| align=right|4,626||MBA||14. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90837)||1995 WT4|| align=right|14,6|| align=right|2,757|| align=right|0,235|| align=right|6,55|| align=right|4,576||MBA||18. listopadu 1995||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(90838)||1995 WD7|| align=right|14,4|| align=right|2,759|| align=right|0,161|| align=right|7,91|| align=right|4,583||MBA||21. listopadu 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(90839)||1995 WN7|| align=right|14,6|| align=right|2,750|| align=right|0,184|| align=right|12,42|| align=right|4,559||MBA||27. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90840)||1995 WY12|| align=right|15,6|| align=right|2,781|| align=right|0,097|| align=right|5,50|| align=right|4,636||MBA||16. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90841)||1995 WT13|| align=right|15,4|| align=right|2,813|| align=right|0,079|| align=right|8,86|| align=right|4,716||MBA||16. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90842)||1995 YZ4|| align=right|15,7|| align=right|2,837|| align=right|0,018|| align=right|3,24|| align=right|4,778||MBA||16. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90843)||1995 YZ22|| align=right|16,0|| align=right|2,171|| align=right|0,118|| align=right|6,72|| align=right|3,198||MBA||21. prosince 1995||Haleakala||NEAT
|-
|(90844)||1996 AF3|| align=right|16,6|| align=right|2,242|| align=right|0,178|| align=right|3,07|| align=right|3,356||MBA||12. ledna 1996||Kiso||Kiso
|-
|(90845)||1996 BO6|| align=right|15,3|| align=right|3,040|| align=right|0,005|| align=right|2,98|| align=right|5,300||MBA||18. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90846)||1996 DY|| align=right|13,1|| align=right|3,095|| align=right|0,202|| align=right|19,49|| align=right|5,444||MBA||21. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90847)||1996 EJ3|| align=right|14,5|| align=right|3,152|| align=right|0,070|| align=right|16,34|| align=right|5,594||MBA||11. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90848)||1996 EP7|| align=right|17,5|| align=right|2,292|| align=right|0,160|| align=right|2,80|| align=right|3,468||MBA||11. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90849)||1996 EU9|| align=right|16,5|| align=right|2,226|| align=right|0,176|| align=right|2,98|| align=right|3,321||MBA||12. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90850)||1996 FM1|| align=right|15,8|| align=right|2,235|| align=right|0,117|| align=right|4,37|| align=right|3,341||MBA||16. března 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(90851)||1996 GX|| align=right|16,2|| align=right|2,211|| align=right|0,078|| align=right|5,76|| align=right|3,287||MBA||7. dubna 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90852)||1996 GS4|| align=right|16,1|| align=right|2,291|| align=right|0,186|| align=right|6,78|| align=right|3,467||MBA||11. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90853)||1996 GF5|| align=right|16,6|| align=right|2,253|| align=right|0,176|| align=right|3,35|| align=right|3,380||MBA||11. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90854)||1996 GT8|| align=right|15,8|| align=right|2,190|| align=right|0,113|| align=right|3,56|| align=right|3,240||MBA||13. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90855)||1996 GZ8|| align=right|15,9|| align=right|2,275|| align=right|0,144|| align=right|4,66|| align=right|3,431||MBA||13. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90856)||1996 GL20|| align=right|15,5|| align=right|2,270|| align=right|0,090|| align=right|5,11|| align=right|3,419||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90857)||1996 HN8|| align=right|16,2|| align=right|2,387|| align=right|0,172|| align=right|2,15|| align=right|3,686||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90858)||1996 HJ19|| align=right|14,4|| align=right|3,121|| align=right|0,096|| align=right|5,78|| align=right|5,514||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90859)||1996 HH20|| align=right|15,7|| align=right|2,251|| align=right|0,088|| align=right|2,91|| align=right|3,376||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90860)||1996 HP20|| align=right|16,2|| align=right|2,404|| align=right|0,180|| align=right|1,00|| align=right|3,727||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90861)||1996 JD|| align=right|16,0|| align=right|2,290|| align=right|0,076|| align=right|6,60|| align=right|3,464||MBA||7. května 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(90862)||1996 KM1|| align=right|15,2|| align=right|2,288|| align=right|0,197|| align=right|24,72|| align=right|3,460||MBA||22. května 1996||Macquarie, near Ca||R. H. McNaught; J. B. Child
|-
|(90863)||1996 QR1|| align=right|15,0|| align=right|2,437|| align=right|0,155|| align=right|5,33|| align=right|3,803||MBA||17. srpna 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(90864)||1996 RJ1|| align=right|16,5|| align=right|2,549|| align=right|0,200|| align=right|7,30|| align=right|4,069||MBA||9. září 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(90865)||1996 RC11|| align=right|16,4|| align=right|2,440|| align=right|0,155|| align=right|1,58|| align=right|3,811||MBA||8. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90866)||1996 RA28|| align=right|15,6|| align=right|1,945|| align=right|0,098|| align=right|18,72|| align=right|2,713||MBA||10. září 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(90867)||1996 SX6|| align=right|15,4|| align=right|2,671|| align=right|0,085|| align=right|6,24|| align=right|4,363||MBA||21. září 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90868)||1996 SX7|| align=right|15,8|| align=right|2,629|| align=right|0,102|| align=right|9,95|| align=right|4,261||MBA||18. září 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90869)||1996 TC16|| align=right|16,4|| align=right|2,229|| align=right|0,068|| align=right|4,98|| align=right|3,326||MBA||4. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90870)||1996 TJ18|| align=right|16,3|| align=right|2,550|| align=right|0,104|| align=right|0,81|| align=right|4,072||MBA||4. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90871)||1996 TG19|| align=right|16,0|| align=right|1,911|| align=right|0,085|| align=right|22,38|| align=right|2,641||MBA||4. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90872)||1996 TZ40|| align=right|14,0|| align=right|2,617|| align=right|0,118|| align=right|13,18|| align=right|4,232||MBA||8. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90873)||1996 TE44|| align=right|16,9|| align=right|2,582|| align=right|0,095|| align=right|1,94|| align=right|4,149||MBA||6. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90874)||1996 TX64|| align=right|13,4|| align=right|2,540|| align=right|0,155|| align=right|16,12|| align=right|4,047||MBA||3. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90875)||1996 VE1|| align=right|14,8|| align=right|2,543|| align=right|0,099|| align=right|7,42|| align=right|4,053||MBA||3. listopadu 1996||Saji||Saji
|-
|(90876)||1996 VW4|| align=right|14,7|| align=right|2,664|| align=right|0,323|| align=right|3,53|| align=right|4,346||MBA||13. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90877)||1996 VQ5|| align=right|15,2|| align=right|2,599|| align=right|0,223|| align=right|8,28|| align=right|4,189||MBA||14. listopadu 1996||Oohira||T. Urata
|-
|(90878)||1996 VY37|| align=right|16,1|| align=right|2,596|| align=right|0,229|| align=right|5,37|| align=right|4,183||MBA||1. listopadu 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90879)||1996 WB1|| align=right|14,6|| align=right|2,470|| align=right|0,221|| align=right|2,69|| align=right|3,880||MBA||19. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90880)||1996 WZ2|| align=right|14,0|| align=right|2,554|| align=right|0,184|| align=right|10,50|| align=right|4,081||MBA||30. listopadu 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(90881)||1996 XN6|| align=right|15,2|| align=right|2,545|| align=right|0,210|| align=right|4,44|| align=right|4,060||MBA||3. prosince 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(90882)||1996 XB25|| align=right|14,7|| align=right|2,572|| align=right|0,212|| align=right|5,31|| align=right|4,125||MBA||9. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90883)||1996 XB26|| align=right|15,1|| align=right|2,686|| align=right|0,132|| align=right|4,97|| align=right|4,401||MBA||8. prosince 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(90884)||1996 XC36|| align=right|15,4|| align=right|2,715|| align=right|0,090|| align=right|5,99|| align=right|4,473||MBA||12. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90885)||1996 YR2|| align=right|14,5|| align=right|2,772|| align=right|0,128|| align=right|8,30|| align=right|4,616||MBA||29. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90886)||1996 YT2|| align=right|15,1|| align=right|2,524|| align=right|0,202|| align=right|2,49|| align=right|4,008||MBA||18. prosince 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(90887)||1997 AH2|| align=right|15,4|| align=right|2,674|| align=right|0,177|| align=right|2,64|| align=right|4,372||MBA||3. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90888)||1997 AB3|| align=right|14,3|| align=right|2,616|| align=right|0,178|| align=right|11,72|| align=right|4,230||MBA||4. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90889)||1997 AQ11|| align=right|15,2|| align=right|2,783|| align=right|0,035|| align=right|4,13|| align=right|4,641||MBA||3. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90890)||1997 AT12|| align=right|14,5|| align=right|2,582|| align=right|0,220|| align=right|3,92|| align=right|4,148||MBA||10. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90891)||1997 AE15|| align=right|14,4|| align=right|2,554|| align=right|0,126|| align=right|13,98|| align=right|4,082||MBA||13. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90892)||1997 BC|| align=right|15,8|| align=right|2,809|| align=right|0,035|| align=right|3,83|| align=right|4,706||MBA||16. ledna 1997||Kleť||Klet
|-
|(90893)||1997 BE|| align=right|15,0|| align=right|2,974|| align=right|0,032|| align=right|9,85|| align=right|5,127||MBA||16. ledna 1997||Kleť||Klet
|-
|(90894)||1997 BF2|| align=right|14,9|| align=right|2,611|| align=right|0,161|| align=right|14,09|| align=right|4,218||MBA||28. ledna 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(90895)||1997 CC2|| align=right|15,5|| align=right|2,729|| align=right|0,034|| align=right|5,18|| align=right|4,507||MBA||2. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90896)||1997 CJ3|| align=right|15,0|| align=right|2,675|| align=right|0,133|| align=right|8,60|| align=right|4,374||MBA||3. února 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(90897)||1997 CF6|| align=right|13,8|| align=right|2,637|| align=right|0,213|| align=right|12,93|| align=right|4,281||MBA||1. února 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90898)||1997 CQ19|| align=right|14,7|| align=right|2,612|| align=right|0,229|| align=right|6,20|| align=right|4,222||MBA||11. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90899)||1997 EL1|| align=right|15,9|| align=right|2,741|| align=right|0,182|| align=right|2,80|| align=right|4,538||MBA||3. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90900)||1997 EA2|| align=right|15,3|| align=right|2,747|| align=right|0,057|| align=right|2,06|| align=right|4,552||MBA||4. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90901)||1997 EJ5|| align=right|15,2|| align=right|3,091|| align=right|0,136|| align=right|0,93|| align=right|5,434||MBA||4. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90902)||1997 EO5|| align=right|15,7|| align=right|2,936|| align=right|0,131|| align=right|2,18|| align=right|5,030||MBA||4. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90903)||1997 EH9|| align=right|15,5|| align=right|2,930|| align=right|0,053|| align=right|0,65|| align=right|5,016||MBA||2. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90904)||1997 EQ11|| align=right|14,2|| align=right|3,134|| align=right|0,164|| align=right|25,13|| align=right|5,549||MBA||4. března 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90905)||1997 EJ21|| align=right|15,6|| align=right|2,773|| align=right|0,164|| align=right|3,23|| align=right|4,618||MBA||4. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90906)||1997 EV36|| align=right|14,6|| align=right|2,687|| align=right|0,094|| align=right|18,04|| align=right|4,403||MBA||5. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(90907)||1997 GX|| align=right|15,4|| align=right|3,002|| align=right|0,061|| align=right|1,60|| align=right|5,202||MBA||3. dubna 1997||Kleť||Klet
|-
|(90908)||1997 GJ1|| align=right|15,4|| align=right|2,988|| align=right|0,189|| align=right|10,22|| align=right|5,165||MBA||2. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90909)||1997 GD3|| align=right|16,0|| align=right|2,961|| align=right|0,135|| align=right|1,65|| align=right|5,095||MBA||7. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90910)||1997 GF6|| align=right|14,6|| align=right|3,126|| align=right|0,222|| align=right|25,51|| align=right|5,525||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(90911)||1997 GF13|| align=right|15,7|| align=right|3,004|| align=right|0,099|| align=right|0,34|| align=right|5,206||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(90912)||1997 GQ33|| align=right|15,3|| align=right|3,050|| align=right|0,163|| align=right|1,35|| align=right|5,327||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(90913)||1997 HK7|| align=right|14,0|| align=right|3,113|| align=right|0,239|| align=right|15,06|| align=right|5,491||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(90914)||1997 HQ11|| align=right|14,3|| align=right|3,221|| align=right|0,134|| align=right|5,97|| align=right|5,781||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(90915)||1997 HP13|| align=right|17,6|| align=right|2,190|| align=right|0,169|| align=right|3,62|| align=right|3,240||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(90916)||1997 LR|| align=right|16,5|| align=right|2,200|| align=right|0,286|| align=right|7,38|| align=right|3,262||MBA||1. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90917)||1997 NU2|| align=right|15,6|| align=right|2,274|| align=right|0,125|| align=right|5,00|| align=right|3,429||MBA||2. července 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90918)||1997 PF1|| align=right|15,4|| align=right|2,307|| align=right|0,164|| align=right|4,21|| align=right|3,504||MBA||2. srpna 1997||Castres||A. Klotz
|-
|(90919)||1997 PA5|| align=right|15,5|| align=right|2,274|| align=right|0,192|| align=right|3,94|| align=right|3,428||MBA||11. srpna 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90920)||1997 QM3|| align=right|14,7|| align=right|2,239|| align=right|0,221|| align=right|4,60|| align=right|3,349||MBA||30. srpna 1997||Caussols||ODAS
|-
|(90921)||1997 QP4|| align=right|15,4|| align=right|2,232|| align=right|0,036|| align=right|6,45|| align=right|3,333||MBA||22. srpna 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(90922)||1997 RN2|| align=right|16,3|| align=right|2,277|| align=right|0,165|| align=right|2,74|| align=right|3,435||MBA||4. září 1997||Caussols||ODAS
|-
|(90923)||1997 RV3|| align=right|16,1|| align=right|2,362|| align=right|0,184|| align=right|2,05|| align=right|3,630||MBA||1. září 1997||Caussols||ODAS
|-
|(90924)||1997 RX3|| align=right|16,5|| align=right|2,319|| align=right|0,182|| align=right|2,38|| align=right|3,531||MBA||1. září 1997||Caussols||ODAS
|-
|(90925)||1997 RK5|| align=right|16,2|| align=right|2,266|| align=right|0,024|| align=right|5,74|| align=right|3,410||MBA||8. září 1997||Yatsuka||H. Abe
|-
|(90926) Stáhalík||1997 SH1|| align=right|15,6|| align=right|2,329|| align=right|0,126|| align=right|5,02|| align=right|3,554||MBA||22. září 1997||Kleť||Miloš Tichý
|-
|(90927)||1997 SU4|| align=right|16,3|| align=right|2,280|| align=right|0,140|| align=right|5,54|| align=right|3,441||MBA||25. září 1997||Dossobuono||L. Lai
|-
|(90928)||1997 SS8|| align=right|16,7|| align=right|2,241|| align=right|0,139|| align=right|1,56|| align=right|3,354||MBA||27. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90929)||1997 SQ18|| align=right|15,2|| align=right|2,272|| align=right|0,104|| align=right|6,20|| align=right|3,423||MBA||28. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90930)||1997 SL24|| align=right|16,3|| align=right|2,368|| align=right|0,141|| align=right|1,40|| align=right|3,644||MBA||30. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90931)||1997 SR32|| align=right|15,7|| align=right|2,232|| align=right|0,173|| align=right|3,40|| align=right|3,335||MBA||30. září 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90932)||1997 TC1|| align=right|16,1|| align=right|2,226|| align=right|0,117|| align=right|3,83|| align=right|3,321||MBA||3. října 1997||Caussols||ODAS
|-
|(90933)||1997 TX7|| align=right|16,1|| align=right|2,375|| align=right|0,164|| align=right|2,74|| align=right|3,659||MBA||5. října 1997||Kleť||Klet
|-
|(90934)||1997 TD10|| align=right|15,7|| align=right|2,365|| align=right|0,132|| align=right|3,42|| align=right|3,636||MBA||6. října 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(90935)||1997 TW17|| align=right|16,1|| align=right|2,289|| align=right|0,183|| align=right|3,26|| align=right|3,462||MBA||6. října 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(90936)||1997 TN19|| align=right|16,0|| align=right|2,312|| align=right|0,235|| align=right|24,47|| align=right|3,514||MBA||11. října 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(90937)||1997 TP19|| align=right|16,4|| align=right|2,396|| align=right|0,180|| align=right|0,17|| align=right|3,708||MBA||11. října 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(90938)||1997 TE22|| align=right|16,6|| align=right|2,325|| align=right|0,223|| align=right|1,04|| align=right|3,544||MBA||5. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90939)||1997 TV22|| align=right|15,6|| align=right|2,368|| align=right|0,133|| align=right|6,59|| align=right|3,642||MBA||6. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90940)||1997 TR23|| align=right|16,6|| align=right|2,323|| align=right|0,108|| align=right|5,81|| align=right|3,541||MBA||9. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90941)||1997 TW23|| align=right|16,2|| align=right|2,320|| align=right|0,138|| align=right|8,35|| align=right|3,534||MBA||11. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90942)||1997 TS24|| align=right|15,9|| align=right|2,343|| align=right|0,142|| align=right|7,29|| align=right|3,586||MBA||9. října 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90943)||1997 UX2|| align=right|15,6|| align=right|2,276|| align=right|0,269|| align=right|10,21|| align=right|3,433||MBA||24. října 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(90944)||1997 UG3|| align=right|15,5|| align=right|2,292|| align=right|0,259|| align=right|3,17|| align=right|3,469||MBA||25. října 1997||Castres||A. Klotz
|-
|(90945)||1997 UE5|| align=right|15,9|| align=right|2,310|| align=right|0,256|| align=right|3,19|| align=right|3,511||MBA||22. října 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90946)||1997 UX16|| align=right|17,2|| align=right|2,347|| align=right|0,197|| align=right|2,96|| align=right|3,595||MBA||25. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90947)||1997 UD24|| align=right|15,8|| align=right|2,378|| align=right|0,112|| align=right|4,05|| align=right|3,667||MBA||30. října 1997||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(90948)||1997 VF4|| align=right|15,5|| align=right|2,425|| align=right|0,141|| align=right|3,15|| align=right|3,776||MBA||6. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90949)||1997 VB5|| align=right|15,6|| align=right|2,339|| align=right|0,110|| align=right|4,12|| align=right|3,575||MBA||6. listopadu 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(90950)||1997 VH5|| align=right|15,1|| align=right|2,332|| align=right|0,158|| align=right|7,20|| align=right|3,560||MBA||8. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90951)||1997 VX6|| align=right|16,4|| align=right|2,364|| align=right|0,207|| align=right|2,66|| align=right|3,633||MBA||6. listopadu 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(90952)||1997 VD7|| align=right|16,1|| align=right|2,406|| align=right|0,130|| align=right|2,58|| align=right|3,731||MBA||1. listopadu 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90953)||1997 VA9|| align=right|15,5|| align=right|2,360|| align=right|0,186|| align=right|4,10|| align=right|3,624||MBA||7. listopadu 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(90954)||1997 WW1|| align=right|16,0|| align=right|2,413|| align=right|0,156|| align=right|2,17|| align=right|3,748||MBA||19. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90955)||1997 WB2|| align=right|15,4|| align=right|2,403|| align=right|0,184|| align=right|2,29|| align=right|3,725||MBA||19. listopadu 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(90956)||1997 WB3|| align=right|16,1|| align=right|2,343|| align=right|0,237|| align=right|9,24|| align=right|3,585||MBA||23. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90957)||1997 WS4|| align=right|15,7|| align=right|2,422|| align=right|0,131|| align=right|6,96|| align=right|3,768||MBA||20. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90958)||1997 WQ12|| align=right|16,3|| align=right|2,369|| align=right|0,127|| align=right|5,69|| align=right|3,644||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90959)||1997 WW14|| align=right|15,8|| align=right|2,342|| align=right|0,177|| align=right|6,77|| align=right|3,584||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90960)||1997 WH16|| align=right|15,7|| align=right|2,387|| align=right|0,266|| align=right|25,42|| align=right|3,688||MBA||28. listopadu 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(90961)||1997 WY17|| align=right|15,9|| align=right|2,333|| align=right|0,118|| align=right|6,78|| align=right|3,563||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90962)||1997 WE19|| align=right|15,9|| align=right|2,393|| align=right|0,093|| align=right|6,42|| align=right|3,701||MBA||24. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90963)||1997 WW20|| align=right|16,3|| align=right|2,344|| align=right|0,196|| align=right|5,06|| align=right|3,589||MBA||29. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90964)||1997 WF22|| align=right|15,6|| align=right|2,414|| align=right|0,184|| align=right|2,90|| align=right|3,749||MBA||28. listopadu 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90965)||1997 WC23|| align=right|15,8|| align=right|2,340|| align=right|0,114|| align=right|7,53|| align=right|3,580||MBA||25. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90966)||1997 WN24|| align=right|15,9|| align=right|2,340|| align=right|0,205|| align=right|5,20|| align=right|3,578||MBA||28. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90967)||1997 WV27|| align=right|17,3|| align=right|2,381|| align=right|0,192|| align=right|0,75|| align=right|3,674||MBA||29. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90968)||1997 WG28|| align=right|16,6|| align=right|2,320|| align=right|0,211|| align=right|1,73|| align=right|3,533||MBA||29. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90969)||1997 WR33|| align=right|15,3|| align=right|2,354|| align=right|0,064|| align=right|4,54|| align=right|3,612||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(90970)||1997 WY34|| align=right|16,0|| align=right|2,371|| align=right|0,199|| align=right|2,66|| align=right|3,650||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(90971)||1997 WR35|| align=right|15,1|| align=right|2,367|| align=right|0,127|| align=right|6,03|| align=right|3,640||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(90972)||1997 WX35|| align=right|16,3|| align=right|2,361|| align=right|0,169|| align=right|2,40|| align=right|3,626||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(90973)||1997 WA36|| align=right|15,2|| align=right|2,347|| align=right|0,089|| align=right|8,52|| align=right|3,596||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(90974)||1997 WH36|| align=right|15,4|| align=right|2,423|| align=right|0,207|| align=right|2,45|| align=right|3,771||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(90975)||1997 WF37|| align=right|16,5|| align=right|2,352|| align=right|0,181|| align=right|3,55|| align=right|3,606||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(90976)||1997 WH38|| align=right|16,3|| align=right|2,291|| align=right|0,163|| align=right|4,89|| align=right|3,467||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(90977)||1997 WS41|| align=right|15,7|| align=right|2,398|| align=right|0,147|| align=right|3,59|| align=right|3,713||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(90978)||1997 WY45|| align=right|15,6|| align=right|2,395|| align=right|0,118|| align=right|13,08|| align=right|3,705||MBA||26. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(90979)||1997 WS49|| align=right|16,1|| align=right|2,413|| align=right|0,087|| align=right|5,36|| align=right|3,747||MBA||26. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(90980)||1997 WM53|| align=right|16,1|| align=right|2,328|| align=right|0,131|| align=right|7,24|| align=right|3,552||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(90981)||1997 WY54|| align=right|16,7|| align=right|2,367|| align=right|0,178|| align=right|2,09|| align=right|3,640||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(90982)||1997 XE2|| align=right|14,6|| align=right|2,474|| align=right|0,158|| align=right|14,23|| align=right|3,891||MBA||3. prosince 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(90983)||1997 XU5|| align=right|15,6|| align=right|2,308|| align=right|0,247|| align=right|2,93|| align=right|3,506||MBA||6. prosince 1997||Bedoin||P. Antonini
|-
|(90984)||1997 XF6|| align=right|16,9|| align=right|2,377|| align=right|0,130|| align=right|7,50|| align=right|3,664||MBA||5. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(90985)||1997 XQ6|| align=right|16,5|| align=right|2,407|| align=right|0,074|| align=right|6,07|| align=right|3,733||MBA||5. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(90986)||1997 XS10|| align=right|16,6|| align=right|2,380|| align=right|0,228|| align=right|4,59|| align=right|3,671||MBA||8. prosince 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90987)||1997 XM11|| align=right|15,4|| align=right|2,307|| align=right|0,157|| align=right|7,73|| align=right|3,504||MBA||15. prosince 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90988)||1997 XS13|| align=right|16,3|| align=right|2,398|| align=right|0,225|| align=right|3,02|| align=right|3,712||MBA||4. prosince 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(90989)||1997 YP|| align=right|15,7|| align=right|2,461|| align=right|0,176|| align=right|2,23|| align=right|3,859||MBA||20. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90990)||1997 YT3|| align=right|15,9|| align=right|2,339|| align=right|0,167|| align=right|6,29|| align=right|3,576||MBA||22. prosince 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90991)||1997 YU10|| align=right|15,9|| align=right|2,382|| align=right|0,219|| align=right|10,34|| align=right|3,675||MBA||24. prosince 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90992)||1997 YW10|| align=right|16,0|| align=right|2,410|| align=right|0,180|| align=right|2,88|| align=right|3,740||MBA||24. prosince 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90993)||1997 YA15|| align=right|16,5|| align=right|2,394|| align=right|0,196|| align=right|1,62|| align=right|3,704||MBA||28. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(90994)||1997 YH18|| align=right|15,3|| align=right|2,430|| align=right|0,181|| align=right|1,92|| align=right|3,788||MBA||29. prosince 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90995)||1998 AK|| align=right|14,9|| align=right|2,394|| align=right|0,146|| align=right|1,27|| align=right|3,702||MBA||2. ledna 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(90996)||1998 AQ7|| align=right|16,1|| align=right|2,432|| align=right|0,228|| align=right|2,82|| align=right|3,792||MBA||8. ledna 1998||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(90997)||1998 BC|| align=right|14,4|| align=right|2,489|| align=right|0,038|| align=right|8,05|| align=right|3,925||MBA||16. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90998)||1998 BU|| align=right|14,8|| align=right|2,589|| align=right|0,178|| align=right|4,45|| align=right|4,165||MBA||19. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90999)||1998 BE6|| align=right|16,4|| align=right|2,468|| align=right|0,143|| align=right|3,89|| align=right|3,877||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91000)||1998 BO7|| align=right|15,2|| align=right|2,429|| align=right|0,144|| align=right|3,04|| align=right|3,786||MBA||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
APL – Apollonova skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek